|-
|(44001) Jonquet||1997 RE3|| align=right|13,2|| align=right|3,092|| align=right|0,151|| align=right|4,74|| align=right|5,436||MBA||6. září 1997||Pises||Pises
|-
|(44002)||1997 ST1|| align=right|15,0|| align=right|3,009|| align=right|0,148|| align=right|0,63|| align=right|5,218||MBA||23. září 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44003)||1997 SZ2|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,143|| align=right|1,25|| align=right|5,561||MBA||23. září 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(44004)||1997 SS3|| align=right|14,6|| align=right|2,458|| align=right|0,201|| align=right|5,99|| align=right|3,853||MBA||25. září 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(44005) Migliardi||1997 SY3|| align=right|13,5|| align=right|2,988|| align=right|0,092|| align=right|10,00|| align=right|5,165||MBA||25. září 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(44006)||1997 TF17|| align=right|14,5|| align=right|2,415|| align=right|0,260|| align=right|6,35|| align=right|3,753||MBA||6. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(44007)||1997 TA25|| align=right|13,9|| align=right|3,061|| align=right|0,138|| align=right|1,47|| align=right|5,356||MBA||7. října 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(44008)||1997 TN25|| align=right|14,9|| align=right|2,203|| align=right|0,219|| align=right|5,36|| align=right|3,270||MBA||11. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44009)||1997 TB26|| align=right|13,9|| align=right|3,111|| align=right|0,169|| align=right|5,95|| align=right|5,487||MBA||11. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44010)||1997 UH11|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,302|| align=right|9,72|| align=right|3,590||MBA||29. října 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(44011)||1997 UH15|| align=right|13,2|| align=right|3,062|| align=right|0,076|| align=right|8,63|| align=right|5,358||MBA||29. října 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(44012)||1997 UL22|| align=right|15,8|| align=right|2,215|| align=right|0,116|| align=right|3,60|| align=right|3,297||MBA||26. října 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(44013)||1997 VB7|| align=right|14,7|| align=right|2,719|| align=right|0,119|| align=right|8,09|| align=right|4,483||MBA||1. listopadu 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(44014)||1997 WT1|| align=right|14,0|| align=right|2,807|| align=right|0,106|| align=right|3,72|| align=right|4,702||MBA||19. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44015)||1997 WD10|| align=right|14,6|| align=right|2,949|| align=right|0,057|| align=right|3,18|| align=right|5,064||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44016) Jimmypage||1997 WQ28|| align=right|13,2|| align=right|2,646|| align=right|0,160|| align=right|11,28|| align=right|4,304||MBA||30. listopadu 1997||Rolvenden||M. Armstrong; C. Armstrong
|-
|(44017)||1997 WV35|| align=right|13,4|| align=right|3,205|| align=right|0,105|| align=right|3,73|| align=right|5,738||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(44018)||1997 WL36|| align=right|14,6|| align=right|2,331|| align=right|0,207|| align=right|4,57|| align=right|3,558||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(44019)||1997 WO39|| align=right|14,6|| align=right|2,732|| align=right|0,134|| align=right|4,33|| align=right|4,516||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(44020)||1997 WS39|| align=right|14,2|| align=right|2,442|| align=right|0,207|| align=right|3,85|| align=right|3,816||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(44021)||1997 WU39|| align=right|13,8|| align=right|2,636|| align=right|0,140|| align=right|16,04|| align=right|4,280||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(44022)||1997 WB43|| align=right|14,8|| align=right|3,012|| align=right|0,097|| align=right|7,05|| align=right|5,228||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(44023)||1997 WO46|| align=right|14,0|| align=right|2,653|| align=right|0,077|| align=right|2,66|| align=right|4,320||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(44024)||1997 WP47|| align=right|14,0|| align=right|2,595|| align=right|0,305|| align=right|4,39|| align=right|4,179||MBA||19. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44025)||1997 XY11|| align=right|14,0|| align=right|2,762|| align=right|0,093|| align=right|6,50|| align=right|4,590||MBA||6. prosince 1997||Burlington||T. Handley
|-
|(44026)||1997 YD11|| align=right|12,5|| align=right|3,347|| align=right|0,098|| align=right|17,07|| align=right|6,123||MBA||25. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(44027) Termain||1998 AD|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,254|| align=right|12,23|| align=right|4,264||MBA||2. ledna 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(44028)||1998 BD1|| align=right|13,2|| align=right|2,687|| align=right|0,123|| align=right|11,94|| align=right|4,403||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44029)||1998 BK4|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,212|| align=right|3,82|| align=right|3,395||MBA||21. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(44030)||1998 BQ11|| align=right|15,8|| align=right|2,190|| align=right|0,088|| align=right|4,40|| align=right|3,241||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44031)||1998 CO|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,096|| align=right|7,35|| align=right|3,372||MBA||3. února 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(44032)||1998 CD3|| align=right|16,0|| align=right|2,302|| align=right|0,097|| align=right|3,81|| align=right|3,491||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44033)||1998 CB4|| align=right|15,7|| align=right|2,178|| align=right|0,131|| align=right|1,96|| align=right|3,214||MBA||15. února 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(44034)||1998 DB|| align=right|15,4|| align=right|2,214|| align=right|0,168|| align=right|2,10|| align=right|3,294||MBA||17. února 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44035)||1998 DM6|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,065|| align=right|8,25|| align=right|3,440||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44036)||1998 DO7|| align=right|16,5|| align=right|2,184|| align=right|0,233|| align=right|1,96|| align=right|3,228||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44037)||1998 DD18|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,191|| align=right|6,21|| align=right|3,411||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44038)||1998 DQ27|| align=right|15,6|| align=right|2,218|| align=right|0,180|| align=right|4,89|| align=right|3,302||MBA||21. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44039)||1998 DS33|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,070|| align=right|2,34|| align=right|3,513||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44040)||1998 DA35|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,086|| align=right|4,41|| align=right|4,159||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44041)||1998 ER1|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,066|| align=right|1,28|| align=right|3,394||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44042)||1998 ES9|| align=right|15,3|| align=right|2,247|| align=right|0,207|| align=right|6,27|| align=right|3,369||MBA||2. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44043)||1998 EW12|| align=right|15,3|| align=right|2,216|| align=right|0,175|| align=right|5,58|| align=right|3,297||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44044)||1998 EE13|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,163|| align=right|5,57|| align=right|3,582||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44045)||1998 EA14|| align=right|16,1|| align=right|2,215|| align=right|0,158|| align=right|2,53|| align=right|3,296||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44046)||1998 FS1|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,119|| align=right|4,24|| align=right|3,294||MBA||21. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44047)||1998 FL2|| align=right|15,1|| align=right|1,916|| align=right|0,079|| align=right|22,68|| align=right|2,652||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44048)||1998 FF4|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,059|| align=right|7,14|| align=right|3,537||MBA||21. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44049)||1998 FG4|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,183|| align=right|8,10|| align=right|3,595||MBA||21. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44050)||1998 FU11|| align=right|15,5|| align=right|2,213|| align=right|0,085|| align=right|1,80|| align=right|3,291||MBA||24. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44051)||1998 FP13|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,170|| align=right|6,14|| align=right|3,356||MBA||26. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44052)||1998 FA16|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,147|| align=right|5,33|| align=right|3,591||MBA||28. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44053)||1998 FU20|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,104|| align=right|5,12|| align=right|3,454||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44054)||1998 FR26|| align=right|16,0|| align=right|2,156|| align=right|0,053|| align=right|3,13|| align=right|3,166||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44055)||1998 FC30|| align=right|13,4|| align=right|2,557|| align=right|0,062|| align=right|14,48|| align=right|4,088||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44056)||1998 FW36|| align=right|15,9|| align=right|2,213|| align=right|0,103|| align=right|2,40|| align=right|3,291||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44057)||1998 FW39|| align=right|16,3|| align=right|2,144|| align=right|0,086|| align=right|4,75|| align=right|3,140||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44058)||1998 FA40|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,098|| align=right|3,27|| align=right|3,276||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44059)||1998 FP40|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,174|| align=right|4,09|| align=right|3,328||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44060)||1998 FU42|| align=right|14,6|| align=right|2,201|| align=right|0,175|| align=right|3,76|| align=right|3,266||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44061)||1998 FJ43|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,042|| align=right|4,53|| align=right|3,453||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44062)||1998 FK46|| align=right|15,7|| align=right|2,221|| align=right|0,121|| align=right|2,50|| align=right|3,310||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44063)||1998 FW50|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,151|| align=right|6,00|| align=right|3,444||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44064)||1998 FN53|| align=right|14,7|| align=right|2,147|| align=right|0,087|| align=right|3,06|| align=right|3,146||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44065)||1998 FU54|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,098|| align=right|7,64|| align=right|3,460||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44066)||1998 FH55|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,078|| align=right|5,41|| align=right|3,351||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44067)||1998 FZ55|| align=right|14,6|| align=right|2,238|| align=right|0,159|| align=right|4,31|| align=right|3,348||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44068)||1998 FX58|| align=right|15,3|| align=right|2,279|| align=right|0,061|| align=right|6,68|| align=right|3,441||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44069)||1998 FG61|| align=right|15,4|| align=right|2,173|| align=right|0,119|| align=right|1,31|| align=right|3,204||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44070)||1998 FP61|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,131|| align=right|6,71|| align=right|3,433||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44071)||1998 FR65|| align=right|14,6|| align=right|2,188|| align=right|0,059|| align=right|2,62|| align=right|3,237||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44072)||1998 FS65|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,110|| align=right|2,37|| align=right|3,459||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44073)||1998 FV65|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,138|| align=right|5,92|| align=right|3,457||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44074)||1998 FB66|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,074|| align=right|2,51|| align=right|4,307||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44075)||1998 FB67|| align=right|15,4|| align=right|2,198|| align=right|0,077|| align=right|3,57|| align=right|3,258||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44076)||1998 FT69|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,098|| align=right|2,88|| align=right|3,383||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44077)||1998 FW69|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,127|| align=right|4,87|| align=right|3,461||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44078)||1998 FB70|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,130|| align=right|4,47|| align=right|3,434||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44079)||1998 FK71|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,118|| align=right|1,38|| align=right|3,534||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44080)||1998 FQ71|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,141|| align=right|2,62|| align=right|3,540||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44081)||1998 FG75|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,134|| align=right|6,05|| align=right|3,631||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44082)||1998 FH75|| align=right|14,8|| align=right|2,172|| align=right|0,129|| align=right|2,11|| align=right|3,201||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44083)||1998 FZ77|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,098|| align=right|5,93|| align=right|3,396||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44084)||1998 FX78|| align=right|14,8|| align=right|2,269|| align=right|0,145|| align=right|6,77|| align=right|3,418||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44085)||1998 FG80|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,133|| align=right|3,71|| align=right|3,492||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44086)||1998 FV83|| align=right|15,2|| align=right|2,211|| align=right|0,084|| align=right|3,81|| align=right|3,288||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44087)||1998 FG99|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,110|| align=right|5,90|| align=right|3,473||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44088)||1998 FW101|| align=right|15,7|| align=right|2,278|| align=right|0,133|| align=right|6,39|| align=right|3,437||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44089)||1998 FZ101|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,048|| align=right|3,33|| align=right|3,246||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44090)||1998 FT105|| align=right|15,2|| align=right|2,227|| align=right|0,062|| align=right|3,89|| align=right|3,322||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44091)||1998 FB106|| align=right|15,0|| align=right|2,226|| align=right|0,172|| align=right|5,50|| align=right|3,321||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44092)||1998 FJ106|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,149|| align=right|4,34|| align=right|3,427||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44093)||1998 FF109|| align=right|15,7|| align=right|2,307|| align=right|0,114|| align=right|6,34|| align=right|3,504||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44094)||1998 FV109|| align=right|14,6|| align=right|2,239|| align=right|0,144|| align=right|5,39|| align=right|3,350||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44095)||1998 FS113|| align=right|14,6|| align=right|2,268|| align=right|0,205|| align=right|5,73|| align=right|3,415||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44096)||1998 FJ114|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,104|| align=right|5,83|| align=right|3,518||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44097)||1998 FK115|| align=right|14,4|| align=right|2,296|| align=right|0,149|| align=right|5,94|| align=right|3,477||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44098)||1998 FB117|| align=right|14,7|| align=right|2,168|| align=right|0,052|| align=right|3,42|| align=right|3,192||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44099)||1998 FT117|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,120|| align=right|2,88|| align=right|3,390||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44100)||1998 FX117|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,124|| align=right|3,79|| align=right|3,698||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44101)||1998 FT121|| align=right|14,9|| align=right|2,262|| align=right|0,149|| align=right|5,03|| align=right|3,402||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44102)||1998 FY129|| align=right|16,6|| align=right|2,174|| align=right|0,074|| align=right|1,59|| align=right|3,206||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44103) Aldana||1998 GE1|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,088|| align=right|7,12|| align=right|3,484||MBA||4. dubna 1998||Teide||R. Casas
|-
|(44104)||1998 GO1|| align=right|14,3|| align=right|2,299|| align=right|0,143|| align=right|8,77|| align=right|3,484||MBA||7. dubna 1998||Kleť||Klet
|-
|(44105)||1998 GG11|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,154|| align=right|5,72|| align=right|3,510||MBA||1. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44106)||1998 HT3|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,147|| align=right|4,21|| align=right|3,461||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44107)||1998 HH4|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,129|| align=right|7,58|| align=right|3,762||MBA||21. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44108)||1998 HT4|| align=right|14,7|| align=right|2,258|| align=right|0,062|| align=right|5,90|| align=right|3,392||MBA||20. dubna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44109)||1998 HO5|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,123|| align=right|5,20|| align=right|3,407||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44110)||1998 HT5|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,209|| align=right|2,86|| align=right|3,740||MBA||21. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44111)||1998 HN6|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,183|| align=right|3,22|| align=right|3,612||MBA||22. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44112)||1998 HS13|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,110|| align=right|3,87|| align=right|3,535||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44113)||1998 HH14|| align=right|15,3|| align=right|2,196|| align=right|0,076|| align=right|5,12|| align=right|3,254||MBA||29. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44114)||1998 HN21|| align=right|16,0|| align=right|2,182|| align=right|0,054|| align=right|4,85|| align=right|3,224||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44115)||1998 HQ23|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,111|| align=right|22,28|| align=right|3,737||MBA||28. dubna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44116)||1998 HK26|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,135|| align=right|3,55|| align=right|3,360||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44117)||1998 HL27|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,072|| align=right|3,88|| align=right|3,620||MBA||21. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44118)||1998 HB29|| align=right|14,3|| align=right|2,296|| align=right|0,145|| align=right|24,19|| align=right|3,478||MBA||25. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44119)||1998 HN32|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,126|| align=right|6,20|| align=right|3,542||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44120)||1998 HU32|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,162|| align=right|2,55|| align=right|3,513||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44121)||1998 HL34|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,156|| align=right|4,10|| align=right|3,389||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44122)||1998 HT34|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,171|| align=right|5,57|| align=right|3,521||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44123)||1998 HC36|| align=right|15,7|| align=right|2,164|| align=right|0,128|| align=right|2,31|| align=right|3,182||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44124)||1998 HM37|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,153|| align=right|2,75|| align=right|3,571||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44125)||1998 HE38|| align=right|14,1|| align=right|2,300|| align=right|0,156|| align=right|3,67|| align=right|3,488||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44126)||1998 HR38|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,134|| align=right|6,30|| align=right|3,492||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44127)||1998 HO43|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,125|| align=right|6,60|| align=right|3,583||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44128)||1998 HU50|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,185|| align=right|3,14|| align=right|3,493||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44129)||1998 HX50|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,189|| align=right|3,75|| align=right|3,347||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44130)||1998 HU51|| align=right|14,2|| align=right|2,362|| align=right|0,210|| align=right|5,19|| align=right|3,630||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44131)||1998 HG53|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,203|| align=right|2,45|| align=right|3,638||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44132)||1998 HL79|| align=right|15,6|| align=right|2,207|| align=right|0,025|| align=right|4,85|| align=right|3,279||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44133)||1998 HL80|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,138|| align=right|4,11|| align=right|3,496||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44134)||1998 HB87|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,231|| align=right|2,21|| align=right|3,524||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44135)||1998 HD88|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,101|| align=right|5,78|| align=right|3,385||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44136)||1998 HW89|| align=right|15,3|| align=right|2,230|| align=right|0,040|| align=right|3,75|| align=right|3,328||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44137)||1998 HD92|| align=right|15,4|| align=right|2,523|| align=right|0,142|| align=right|2,25|| align=right|4,006||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44138)||1998 HG92|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,142|| align=right|6,70|| align=right|3,615||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44139)||1998 HZ92|| align=right|15,6|| align=right|2,267|| align=right|0,041|| align=right|1,30|| align=right|3,414||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44140)||1998 HK94|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,177|| align=right|1,72|| align=right|3,701||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44141)||1998 HL96|| align=right|15,4|| align=right|2,274|| align=right|0,098|| align=right|5,13|| align=right|3,428||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44142)||1998 HU96|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,252|| align=right|3,63|| align=right|3,526||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44143)||1998 HF98|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,136|| align=right|4,03|| align=right|3,513||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44144)||1998 HG98|| align=right|14,3|| align=right|2,275|| align=right|0,097|| align=right|4,64|| align=right|3,431||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44145)||1998 HJ101|| align=right|15,4|| align=right|2,368|| align=right|0,241|| align=right|3,23|| align=right|3,644||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44146)||1998 HZ101|| align=right|15,9|| align=right|2,309|| align=right|0,088|| align=right|5,91|| align=right|3,508||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44147)||1998 HB103|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,043|| align=right|7,20|| align=right|3,530||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44148)||1998 HC106|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,141|| align=right|6,83|| align=right|3,364||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44149)||1998 HS106|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,150|| align=right|8,66|| align=right|3,655||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44150)||1998 HC108|| align=right|14,3|| align=right|2,215|| align=right|0,101|| align=right|7,29|| align=right|3,295||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44151)||1998 HX110|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,169|| align=right|5,59|| align=right|3,410||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44152)||1998 HN121|| align=right|15,3|| align=right|2,344|| align=right|0,119|| align=right|7,38|| align=right|3,588||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44153)||1998 HQ121|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,093|| align=right|7,17|| align=right|3,528||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44154)||1998 HZ122|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,105|| align=right|9,33|| align=right|4,537||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44155)||1998 HD123|| align=right|15,2|| align=right|2,200|| align=right|0,094|| align=right|4,84|| align=right|3,263||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44156)||1998 HN123|| align=right|14,7|| align=right|2,328|| align=right|0,140|| align=right|8,96|| align=right|3,552||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44157)||1998 HO123|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,266|| align=right|9,70|| align=right|3,707||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44158)||1998 HN128|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,095|| align=right|6,36|| align=right|3,540||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44159)||1998 HV130|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,136|| align=right|2,49|| align=right|4,154||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44160)||1998 HQ134|| align=right|15,3|| align=right|2,183|| align=right|0,119|| align=right|4,81|| align=right|3,225||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44161)||1998 HT139|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,188|| align=right|6,88|| align=right|3,565||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44162)||1998 HC148|| align=right|14,6|| align=right|2,341|| align=right|0,061|| align=right|7,82|| align=right|3,582||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44163)||1998 HH148|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,171|| align=right|0,96|| align=right|3,582||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44164)||1998 JS|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,160|| align=right|4,59|| align=right|3,419||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44165)||1998 JR1|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,090|| align=right|11,50|| align=right|3,611||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44166)||1998 JF2|| align=right|14,7|| align=right|2,199|| align=right|0,131|| align=right|4,73|| align=right|3,261||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44167)||1998 JA3|| align=right|14,8|| align=right|2,363|| align=right|0,069|| align=right|8,22|| align=right|3,632||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44168)||1998 JJ4|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,328|| align=right|9,83|| align=right|3,797||MBA||15. května 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(44169)||1998 KK2|| align=right|14,3|| align=right|2,461|| align=right|0,280|| align=right|14,74|| align=right|3,859||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44170)||1998 KK7|| align=right|14,9|| align=right|2,249|| align=right|0,113|| align=right|6,69|| align=right|3,372||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44171)||1998 KR8|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,147|| align=right|7,34|| align=right|3,807||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44172)||1998 KN9|| align=right|13,6|| align=right|2,570|| align=right|0,072|| align=right|16,17|| align=right|4,118||MBA||28. května 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44173)||1998 KH13|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,148|| align=right|4,43|| align=right|3,610||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44174)||1998 KL22|| align=right|15,6|| align=right|2,238|| align=right|0,141|| align=right|2,24|| align=right|3,348||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44175)||1998 KA29|| align=right|14,3|| align=right|2,237|| align=right|0,180|| align=right|5,52|| align=right|3,346||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44176)||1998 KT30|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,080|| align=right|4,55|| align=right|4,007||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44177)||1998 KX31|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,152|| align=right|2,47|| align=right|3,611||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44178)||1998 KY32|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,190|| align=right|4,41|| align=right|3,686||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44179)||1998 KJ33|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,163|| align=right|4,89|| align=right|3,536||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44180)||1998 KE37|| align=right|14,5|| align=right|2,204|| align=right|0,120|| align=right|3,58|| align=right|3,271||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44181)||1998 KA43|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,062|| align=right|10,94|| align=right|5,509||MBA||28. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44182)||1998 KL44|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,115|| align=right|8,64|| align=right|3,767||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44183)||1998 KQ45|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,106|| align=right|2,89|| align=right|3,453||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44184)||1998 KZ45|| align=right|15,0|| align=right|2,398|| align=right|0,121|| align=right|2,73|| align=right|3,713||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44185)||1998 KH54|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,173|| align=right|9,26|| align=right|3,829||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44186)||1998 KX55|| align=right|14,5|| align=right|2,404|| align=right|0,143|| align=right|9,25|| align=right|3,726||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44187)||1998 KC56|| align=right|13,5|| align=right|2,348|| align=right|0,133|| align=right|12,30|| align=right|3,597||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44188)||1998 KJ58|| align=right|15,7|| align=right|2,280|| align=right|0,071|| align=right|4,98|| align=right|3,442||MBA||21. května 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44189)||1998 KW61|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,226|| align=right|1,24|| align=right|3,696||MBA||24. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44190)||1998 KD63|| align=right|14,3|| align=right|2,368|| align=right|0,154|| align=right|3,84|| align=right|3,643||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44191)||1998 LF2|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,145|| align=right|7,10|| align=right|3,609||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44192)||1998 ME2|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,183|| align=right|14,00|| align=right|4,040||MBA||18. června 1998||Mt. Hopkins||C. W. Hergenrother
|-
|(44193)||1998 MW2|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,099|| align=right|6,35|| align=right|3,693||MBA||16. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44194)||1998 MQ7|| align=right|15,2|| align=right|2,542|| align=right|0,147|| align=right|14,21|| align=right|4,052||MBA||19. června 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44195)||1998 MW7|| align=right|14,9|| align=right|2,546|| align=right|0,253|| align=right|9,09|| align=right|4,062||MBA||19. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44196)||1998 ML9|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,133|| align=right|7,07|| align=right|3,488||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44197)||1998 MX15|| align=right|13,7|| align=right|2,609|| align=right|0,121|| align=right|14,49|| align=right|4,214||MBA||17. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44198)||1998 MP24|| align=right|14,8|| align=right|2,516|| align=right|0,174|| align=right|2,20|| align=right|3,991||MBA||25. června 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(44199)||1998 MU24|| align=right|14,5|| align=right|2,560|| align=right|0,317|| align=right|17,41|| align=right|4,094||MBA||23. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44200)||1998 MJ25|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,321|| align=right|2,06|| align=right|3,778||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44201)||1998 MS28|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,244|| align=right|10,77|| align=right|4,594||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44202)||1998 MJ32|| align=right|14,9|| align=right|2,380|| align=right|0,174|| align=right|11,56|| align=right|3,671||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44203)||1998 MN34|| align=right|14,5|| align=right|2,375|| align=right|0,248|| align=right|7,27|| align=right|3,659||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44204)||1998 MJ35|| align=right|14,2|| align=right|2,545|| align=right|0,164|| align=right|10,71|| align=right|4,059||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44205)||1998 MY45|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,197|| align=right|3,92|| align=right|3,771||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44206)||1998 OM|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,158|| align=right|13,41|| align=right|4,224||MBA||17. července 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44207)||1998 OJ1|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,193|| align=right|12,05|| align=right|4,174||MBA||21. července 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(44208)||1998 OY6|| align=right|13,7|| align=right|2,621|| align=right|0,093|| align=right|11,65|| align=right|4,243||MBA||20. července 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44209)||1998 OH7|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,179|| align=right|7,91|| align=right|4,525||MBA||28. července 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44210)||1998 OX10|| align=right|15,8|| align=right|2,605|| align=right|0,211|| align=right|2,80|| align=right|4,205||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44211)||1998 OC12|| align=right|16,0|| align=right|2,536|| align=right|0,178|| align=right|3,42|| align=right|4,038||MBA||23. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44212)||1998 OJ12|| align=right|16,1|| align=right|2,597|| align=right|0,138|| align=right|3,74|| align=right|4,183||MBA||29. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44213)||1998 OZ13|| align=right|14,1|| align=right|2,606|| align=right|0,169|| align=right|13,25|| align=right|4,207||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44214)||1998 OC14|| align=right|14,1|| align=right|2,706|| align=right|0,140|| align=right|12,48|| align=right|4,451||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44215)||1998 OX14|| align=right|13,1|| align=right|2,585|| align=right|0,137|| align=right|12,50|| align=right|4,156||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44216) Olivercabasa||1998 PH|| align=right|13,9|| align=right|2,644|| align=right|0,195|| align=right|13,92|| align=right|4,299||MBA||4. srpna 1998||Teide||E. Vigil; F. Casarramona
|-
|(44217) Whittle||1998 PO1|| align=right|13,0|| align=right|2,582|| align=right|0,062|| align=right|13,63|| align=right|4,149||MBA||12. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44218)||1998 QO1|| align=right|14,0|| align=right|2,638|| align=right|0,152|| align=right|8,64|| align=right|4,284||MBA||17. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44219)||1998 QB3|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,092|| align=right|31,25|| align=right|4,499||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44220)||1998 QT7|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,222|| align=right|4,21|| align=right|3,797||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44221)||1998 QK8|| align=right|14,0|| align=right|2,615|| align=right|0,149|| align=right|14,55|| align=right|4,229||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44222)||1998 QG9|| align=right|13,9|| align=right|2,771|| align=right|0,104|| align=right|7,96|| align=right|4,612||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44223)||1998 QH10|| align=right|14,0|| align=right|2,535|| align=right|0,059|| align=right|7,77|| align=right|4,036||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44224)||1998 QP10|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,284|| align=right|9,71|| align=right|3,711||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44225)||1998 QY10|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,132|| align=right|2,73|| align=right|4,015||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44226)||1998 QZ11|| align=right|14,1|| align=right|2,571|| align=right|0,186|| align=right|10,77|| align=right|4,121||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44227)||1998 QP14|| align=right|13,3|| align=right|2,474|| align=right|0,110|| align=right|13,67|| align=right|3,891||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44228)||1998 QT16|| align=right|14,9|| align=right|2,550|| align=right|0,203|| align=right|3,28|| align=right|4,071||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44229)||1998 QH22|| align=right|14,7|| align=right|2,706|| align=right|0,040|| align=right|9,12|| align=right|4,450||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44230)||1998 QS22|| align=right|13,6|| align=right|2,646|| align=right|0,105|| align=right|4,46|| align=right|4,304||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44231)||1998 QE25|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,177|| align=right|12,06|| align=right|4,052||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44232)||1998 QJ28|| align=right|13,2|| align=right|2,761|| align=right|0,182|| align=right|33,59|| align=right|4,587||MBA||25. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44233)||1998 QM28|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,079|| align=right|0,30|| align=right|4,310||MBA||26. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44234)||1998 QE29|| align=right|13,8|| align=right|2,700|| align=right|0,191|| align=right|11,72|| align=right|4,435||MBA||26. srpna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(44235)||1998 QL31|| align=right|15,0|| align=right|2,490|| align=right|0,095|| align=right|4,57|| align=right|3,927||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44236)||1998 QA33|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,127|| align=right|2,79|| align=right|4,135||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44237)||1998 QC33|| align=right|14,3|| align=right|2,638|| align=right|0,125|| align=right|14,37|| align=right|4,285||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44238)||1998 QV33|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,208|| align=right|1,90|| align=right|3,821||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44239)||1998 QR34|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,175|| align=right|5,70|| align=right|4,134||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44240)||1998 QB35|| align=right|13,8|| align=right|2,534|| align=right|0,121|| align=right|13,11|| align=right|4,034||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44241)||1998 QU36|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,109|| align=right|9,06|| align=right|4,604||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44242)||1998 QB37|| align=right|14,6|| align=right|2,555|| align=right|0,138|| align=right|4,98|| align=right|4,084||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44243)||1998 QN37|| align=right|14,9|| align=right|2,534|| align=right|0,130|| align=right|6,94|| align=right|4,033||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44244)||1998 QP38|| align=right|14,6|| align=right|2,660|| align=right|0,279|| align=right|7,81|| align=right|4,337||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44245)||1998 QG40|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,234|| align=right|8,18|| align=right|4,144||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44246)||1998 QQ40|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,098|| align=right|14,73|| align=right|4,136||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44247)||1998 QR40|| align=right|14,6|| align=right|2,707|| align=right|0,133|| align=right|4,06|| align=right|4,453||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44248)||1998 QT41|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,158|| align=right|4,21|| align=right|4,221||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44249)||1998 QH42|| align=right|13,6|| align=right|2,599|| align=right|0,128|| align=right|13,90|| align=right|4,189||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44250)||1998 QT42|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,150|| align=right|4,25|| align=right|4,169||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44251)||1998 QZ43|| align=right|13,7|| align=right|2,862|| align=right|0,077|| align=right|3,45|| align=right|4,840||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44252)||1998 QF44|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,154|| align=right|3,59|| align=right|4,164||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44253)||1998 QO44|| align=right|14,3|| align=right|2,855|| align=right|0,080|| align=right|1,99|| align=right|4,822||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44254)||1998 QM45|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,123|| align=right|7,33|| align=right|4,174||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44255)||1998 QV45|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,316|| align=right|8,65|| align=right|4,405||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44256)||1998 QJ46|| align=right|14,8|| align=right|2,584|| align=right|0,199|| align=right|7,50|| align=right|4,153||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44257)||1998 QQ47|| align=right|13,7|| align=right|2,547|| align=right|0,087|| align=right|22,54|| align=right|4,063||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44258)||1998 QT47|| align=right|13,4|| align=right|2,641|| align=right|0,171|| align=right|12,93|| align=right|4,292||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44259)||1998 QW48|| align=right|13,6|| align=right|2,695|| align=right|0,144|| align=right|12,42|| align=right|4,423||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44260)||1998 QO49|| align=right|13,8|| align=right|2,593|| align=right|0,126|| align=right|15,81|| align=right|4,174||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44261)||1998 QR50|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,146|| align=right|2,80|| align=right|5,415||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44262)||1998 QR51|| align=right|13,7|| align=right|2,444|| align=right|0,282|| align=right|22,73|| align=right|3,820||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44263)||1998 QR53|| align=right|13,8|| align=right|2,751|| align=right|0,142|| align=right|8,34|| align=right|4,563||MBA||28. srpna 1998||Dax||P. Dupouy; F. Marechal
|-
|(44264)||1998 QH54|| align=right|14,0|| align=right|2,557|| align=right|0,150|| align=right|13,94|| align=right|4,088||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44265)||1998 QN54|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,152|| align=right|10,28|| align=right|4,333||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44266)||1998 QV55|| align=right|14,7|| align=right|2,573|| align=right|0,270|| align=right|3,25|| align=right|4,127||MBA||26. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44267)||1998 QZ55|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,130|| align=right|2,70|| align=right|4,618||MBA||29. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44268)||1998 QX60|| align=right|14,6|| align=right|2,609|| align=right|0,274|| align=right|3,56|| align=right|4,214||MBA||23. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44269)||1998 QY60|| align=right|14,1|| align=right|2,623|| align=right|0,039|| align=right|14,54|| align=right|4,249||MBA||23. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44270)||1998 QV66|| align=right|14,2|| align=right|2,536|| align=right|0,238|| align=right|11,69|| align=right|4,039||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44271)||1998 QY67|| align=right|13,5|| align=right|2,622|| align=right|0,062|| align=right|8,23|| align=right|4,244||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44272)||1998 QB70|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,060|| align=right|10,74|| align=right|4,237||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44273)||1998 QH70|| align=right|14,2|| align=right|2,598|| align=right|0,175|| align=right|13,21|| align=right|4,187||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44274)||1998 QU70|| align=right|14,8|| align=right|2,590|| align=right|0,142|| align=right|10,29|| align=right|4,167||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44275)||1998 QP71|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,132|| align=right|12,36|| align=right|4,036||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44276)||1998 QZ71|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,047|| align=right|21,73|| align=right|4,335||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44277)||1998 QY72|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,080|| align=right|12,84|| align=right|4,265||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44278)||1998 QU74|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,177|| align=right|12,08|| align=right|3,749||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44279)||1998 QH75|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,129|| align=right|12,30|| align=right|4,224||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44280)||1998 QE77|| align=right|14,9|| align=right|2,695|| align=right|0,248|| align=right|9,71|| align=right|4,424||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44281)||1998 QX77|| align=right|13,4|| align=right|2,600|| align=right|0,149|| align=right|13,64|| align=right|4,192||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44282)||1998 QB78|| align=right|14,4|| align=right|2,681|| align=right|0,260|| align=right|10,37|| align=right|4,388||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44283)||1998 QP78|| align=right|14,1|| align=right|2,615|| align=right|0,092|| align=right|14,96|| align=right|4,228||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44284)||1998 QX78|| align=right|13,8|| align=right|2,607|| align=right|0,147|| align=right|13,67|| align=right|4,208||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44285)||1998 QD80|| align=right|14,3|| align=right|2,718|| align=right|0,154|| align=right|14,02|| align=right|4,479||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44286)||1998 QK83|| align=right|14,0|| align=right|2,729|| align=right|0,095|| align=right|11,51|| align=right|4,508||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44287)||1998 QO85|| align=right|13,8|| align=right|2,693|| align=right|0,155|| align=right|12,54|| align=right|4,420||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44288)||1998 QP85|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,112|| align=right|10,37|| align=right|5,135||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44289)||1998 QU86|| align=right|13,9|| align=right|2,570|| align=right|0,154|| align=right|12,12|| align=right|4,120||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44290)||1998 QA87|| align=right|13,7|| align=right|2,767|| align=right|0,135|| align=right|11,57|| align=right|4,602||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44291)||1998 QL87|| align=right|14,2|| align=right|2,737|| align=right|0,172|| align=right|10,77|| align=right|4,527||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44292)||1998 QO87|| align=right|13,9|| align=right|2,998|| align=right|0,116|| align=right|10,38|| align=right|5,190||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44293)||1998 QQ87|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,113|| align=right|13,20|| align=right|4,276||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44294)||1998 QE89|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,199|| align=right|10,10|| align=right|4,416||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44295)||1998 QU89|| align=right|12,6|| align=right|2,995|| align=right|0,042|| align=right|9,86|| align=right|5,182||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44296)||1998 QM90|| align=right|14,3|| align=right|2,394|| align=right|0,033|| align=right|13,07|| align=right|3,704||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44297)||1998 QF93|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,199|| align=right|13,48|| align=right|4,261||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44298)||1998 QD94|| align=right|13,0|| align=right|2,586|| align=right|0,150|| align=right|16,24|| align=right|4,158||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44299)||1998 QX94|| align=right|14,2|| align=right|2,635|| align=right|0,131|| align=right|13,52|| align=right|4,277||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44300)||1998 QC95|| align=right|13,3|| align=right|2,640|| align=right|0,229|| align=right|12,80|| align=right|4,290||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44301)||1998 QM96|| align=right|13,5|| align=right|2,712|| align=right|0,129|| align=right|11,54|| align=right|4,466||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44302)||1998 QQ99|| align=right|14,5|| align=right|2,734|| align=right|0,036|| align=right|3,57|| align=right|4,520||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44303)||1998 QA101|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,210|| align=right|3,94|| align=right|4,162||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44304)||1998 QD102|| align=right|13,7|| align=right|2,864|| align=right|0,138|| align=right|12,81|| align=right|4,846||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44305)||1998 QK102|| align=right|14,3|| align=right|2,665|| align=right|0,120|| align=right|5,70|| align=right|4,351||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44306)||1998 QC104|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,171|| align=right|8,74|| align=right|4,110||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44307)||1998 QH105|| align=right|14,3|| align=right|2,541|| align=right|0,114|| align=right|13,72|| align=right|4,049||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44308)||1998 RG|| align=right|14,3|| align=right|2,767|| align=right|0,125|| align=right|10,08|| align=right|4,601||MBA||1. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(44309)||1998 RT|| align=right|14,3|| align=right|2,548|| align=right|0,142|| align=right|12,98|| align=right|4,067||MBA||9. září 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(44310)||1998 RU1|| align=right|14,1|| align=right|2,620|| align=right|0,130|| align=right|12,35|| align=right|4,241||MBA||14. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(44311)||1998 RP6|| align=right|14,2|| align=right|2,529|| align=right|0,137|| align=right|11,88|| align=right|4,022||MBA||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44312)||1998 RC8|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,213|| align=right|5,16|| align=right|4,239||MBA||12. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44313)||1998 RV12|| align=right|14,4|| align=right|2,794|| align=right|0,025|| align=right|5,89|| align=right|4,670||MBA||14. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44314)||1998 RV15|| align=right|14,2|| align=right|2,666|| align=right|0,188|| align=right|12,46|| align=right|4,353||MBA||4. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44315)||1998 RG16|| align=right|14,0|| align=right|2,671|| align=right|0,173|| align=right|13,74|| align=right|4,366||MBA||14. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44316)||1998 RN22|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,193|| align=right|3,48|| align=right|4,116||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44317)||1998 RC23|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,180|| align=right|13,93|| align=right|4,300||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44318)||1998 RK24|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,133|| align=right|9,93|| align=right|4,297||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44319)||1998 RR29|| align=right|15,4|| align=right|2,604|| align=right|0,133|| align=right|4,26|| align=right|4,202||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44320)||1998 RJ31|| align=right|13,6|| align=right|2,687|| align=right|0,115|| align=right|12,24|| align=right|4,403||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44321)||1998 RY42|| align=right|13,8|| align=right|2,651|| align=right|0,035|| align=right|21,64|| align=right|4,315||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44322)||1998 RZ42|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,219|| align=right|3,82|| align=right|4,241||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44323)||1998 RT44|| align=right|13,5|| align=right|2,689|| align=right|0,106|| align=right|13,71|| align=right|4,409||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44324)||1998 RA45|| align=right|13,6|| align=right|2,685|| align=right|0,242|| align=right|12,37|| align=right|4,398||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44325)||1998 RU45|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,036|| align=right|3,41|| align=right|4,609||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44326)||1998 RM47|| align=right|15,6|| align=right|2,532|| align=right|0,166|| align=right|3,70|| align=right|4,029||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44327)||1998 RC48|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,258|| align=right|3,58|| align=right|4,158||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44328)||1998 RC55|| align=right|14,2|| align=right|2,786|| align=right|0,030|| align=right|5,52|| align=right|4,651||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44329)||1998 RN58|| align=right|13,4|| align=right|2,669|| align=right|0,130|| align=right|1,16|| align=right|4,359||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44330)||1998 RV58|| align=right|15,5|| align=right|2,759|| align=right|0,093|| align=right|0,90|| align=right|4,581||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44331)||1998 RW58|| align=right|13,6|| align=right|2,696|| align=right|0,104|| align=right|13,17|| align=right|4,425||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44332)||1998 RU60|| align=right|14,8|| align=right|2,775|| align=right|0,087|| align=right|9,77|| align=right|4,622||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44333)||1998 RB63|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,184|| align=right|11,61|| align=right|4,388||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44334)||1998 RO63|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,119|| align=right|3,75|| align=right|4,459||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44335)||1998 RU63|| align=right|13,8|| align=right|2,668|| align=right|0,125|| align=right|13,97|| align=right|4,358||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44336)||1998 RE64|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,133|| align=right|3,23|| align=right|4,415||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44337)||1998 RE65|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,091|| align=right|0,97|| align=right|4,433||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44338)||1998 RM65|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,311|| align=right|1,91|| align=right|4,310||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44339)||1998 RV65|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,090|| align=right|1,71|| align=right|4,473||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44340)||1998 RH66|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,154|| align=right|15,40|| align=right|4,312||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44341)||1998 RX66|| align=right|15,0|| align=right|2,529|| align=right|0,149|| align=right|10,93|| align=right|4,020||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44342)||1998 RJ67|| align=right|13,9|| align=right|2,868|| align=right|0,027|| align=right|11,08|| align=right|4,857||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44343)||1998 RS67|| align=right|14,9|| align=right|2,653|| align=right|0,099|| align=right|2,55|| align=right|4,319||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44344)||1998 RN68|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,128|| align=right|2,31|| align=right|4,476||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44345)||1998 RO73|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,055|| align=right|5,07|| align=right|4,638||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44346)||1998 RC74|| align=right|13,8|| align=right|2,731|| align=right|0,092|| align=right|6,44|| align=right|4,512||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44347)||1998 RV74|| align=right|15,0|| align=right|2,595|| align=right|0,189|| align=right|1,58|| align=right|4,181||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44348)||1998 RZ76|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,145|| align=right|13,30|| align=right|4,399||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44349)||1998 RN77|| align=right|13,1|| align=right|3,187|| align=right|0,103|| align=right|24,43|| align=right|5,688||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44350)||1998 RY78|| align=right|13,2|| align=right|3,157|| align=right|0,078|| align=right|6,30|| align=right|5,608||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44351)||1998 RA79|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,190|| align=right|8,03|| align=right|4,161||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44352)||1998 RY79|| align=right|14,3|| align=right|2,990|| align=right|0,125|| align=right|10,67|| align=right|5,170||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44353)||1998 SB1|| align=right|14,2|| align=right|3,200|| align=right|0,076|| align=right|6,08|| align=right|5,724||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44354)||1998 SS2|| align=right|13,3|| align=right|2,578|| align=right|0,180|| align=right|12,35|| align=right|4,138||MBA||16. září 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(44355)||1998 ST2|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,078|| align=right|12,64|| align=right|4,082||MBA||18. září 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(44356)||1998 SL7|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,155|| align=right|1,19|| align=right|4,549||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44357)||1998 SS8|| align=right|14,6|| align=right|2,937|| align=right|0,140|| align=right|4,04|| align=right|5,033||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44358)||1998 SX8|| align=right|14,1|| align=right|2,691|| align=right|0,176|| align=right|13,41|| align=right|4,413||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44359)||1998 SM9|| align=right|14,5|| align=right|2,730|| align=right|0,162|| align=right|8,99|| align=right|4,511||MBA||17. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44360)||1998 SK10|| align=right|14,4|| align=right|2,857|| align=right|0,086|| align=right|5,91|| align=right|4,827||MBA||18. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44361)||1998 SG13|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,130|| align=right|4,76|| align=right|4,247||MBA||21. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44362)||1998 SM14|| align=right|14,1|| align=right|2,752|| align=right|0,106|| align=right|9,67|| align=right|4,565||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44363)||1998 SS19|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,185|| align=right|0,82|| align=right|4,336||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44364)||1998 SA22|| align=right|14,9|| align=right|2,275|| align=right|0,068|| align=right|7,10|| align=right|3,430||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44365)||1998 SO22|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,197|| align=right|3,00|| align=right|4,192||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44366)||1998 SQ23|| align=right|13,9|| align=right|2,746|| align=right|0,037|| align=right|7,16|| align=right|4,549||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44367)||1998 SE25|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,183|| align=right|13,13|| align=right|4,279||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44368)||1998 SR26|| align=right|14,2|| align=right|2,743|| align=right|0,154|| align=right|8,58|| align=right|4,543||MBA||23. září 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(44369)||1998 SX32|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,087|| align=right|0,95|| align=right|5,100||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44370)||1998 SK35|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,115|| align=right|6,52|| align=right|4,375||MBA||27. září 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; K. Wefel
|-
|(44371)||1998 SR37|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,083|| align=right|5,37|| align=right|4,254||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44372)||1998 SZ37|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,147|| align=right|0,57|| align=right|4,109||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44373)||1998 SU42|| align=right|14,1|| align=right|2,778|| align=right|0,167|| align=right|7,69|| align=right|4,629||MBA||17. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44374)||1998 SY42|| align=right|14,9|| align=right|2,748|| align=right|0,088|| align=right|7,22|| align=right|4,555||MBA||20. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44375)||1998 SG46|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,226|| align=right|3,24|| align=right|4,239||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44376)||1998 SJ48|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,107|| align=right|1,60|| align=right|4,882||MBA||27. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44377)||1998 SD54|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,117|| align=right|3,68|| align=right|4,454||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44378)||1998 SC56|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,145|| align=right|3,48|| align=right|4,287||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44379)||1998 SH56|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,155|| align=right|4,13|| align=right|4,108||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44380)||1998 SS56|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,194|| align=right|4,59|| align=right|4,206||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44381)||1998 SV56|| align=right|14,4|| align=right|2,982|| align=right|0,078|| align=right|1,32|| align=right|5,147||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44382)||1998 SA59|| align=right|13,8|| align=right|2,768|| align=right|0,144|| align=right|5,60|| align=right|4,604||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44383)||1998 SL60|| align=right|14,3|| align=right|2,884|| align=right|0,017|| align=right|3,15|| align=right|4,897||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44384)||1998 SJ61|| align=right|15,0|| align=right|2,710|| align=right|0,113|| align=right|10,58|| align=right|4,461||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44385)||1998 SR61|| align=right|13,6|| align=right|2,787|| align=right|0,042|| align=right|11,22|| align=right|4,651||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44386)||1998 SV61|| align=right|14,2|| align=right|2,739|| align=right|0,028|| align=right|6,13|| align=right|4,532||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44387)||1998 ST62|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,099|| align=right|12,48|| align=right|4,391||MBA||25. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44388)||1998 SK63|| align=right|13,1|| align=right|3,040|| align=right|0,105|| align=right|3,89|| align=right|5,300||MBA||27. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44389)||1998 SO63|| align=right|13,9|| align=right|2,964|| align=right|0,098|| align=right|10,47|| align=right|5,103||MBA||29. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44390)||1998 ST63|| align=right|14,0|| align=right|2,606|| align=right|0,208|| align=right|3,19|| align=right|4,205||MBA||29. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44391)||1998 SH64|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,194|| align=right|6,07|| align=right|4,235||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44392)||1998 SY65|| align=right|13,8|| align=right|2,788|| align=right|0,090|| align=right|4,70|| align=right|4,655||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44393)||1998 SJ66|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,063|| align=right|6,07|| align=right|5,569||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44394)||1998 ST66|| align=right|14,6|| align=right|2,796|| align=right|0,207|| align=right|7,74|| align=right|4,674||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44395)||1998 SE68|| align=right|14,8|| align=right|2,656|| align=right|0,042|| align=right|11,01|| align=right|4,327||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44396)||1998 SF68|| align=right|14,4|| align=right|2,653|| align=right|0,071|| align=right|14,29|| align=right|4,321||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44397)||1998 SG71|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,113|| align=right|5,18|| align=right|4,601||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44398)||1998 SD75|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,127|| align=right|8,95|| align=right|4,559||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44399)||1998 SZ84|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,099|| align=right|3,95|| align=right|4,526||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44400)||1998 ST97|| align=right|15,0|| align=right|2,730|| align=right|0,109|| align=right|5,09|| align=right|4,510||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44401)||1998 SD106|| align=right|14,1|| align=right|2,641|| align=right|0,147|| align=right|13,13|| align=right|4,290||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44402)||1998 SX107|| align=right|13,9|| align=right|2,795|| align=right|0,069|| align=right|6,14|| align=right|4,671||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44403)||1998 SH111|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,187|| align=right|12,42|| align=right|4,167||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44404)||1998 SB113|| align=right|14,4|| align=right|2,780|| align=right|0,021|| align=right|6,52|| align=right|4,633||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44405)||1998 SS123|| align=right|13,7|| align=right|2,997|| align=right|0,090|| align=right|8,44|| align=right|5,187||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44406)||1998 SU127|| align=right|14,2|| align=right|2,888|| align=right|0,108|| align=right|14,15|| align=right|4,908||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44407)||1998 SO132|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,157|| align=right|7,01|| align=right|4,687||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44408)||1998 SK133|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,133|| align=right|4,98|| align=right|4,585||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44409)||1998 SW134|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,078|| align=right|7,71|| align=right|4,555||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44410)||1998 SQ137|| align=right|14,0|| align=right|2,799|| align=right|0,046|| align=right|5,51|| align=right|4,682||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44411)||1998 SX138|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,127|| align=right|17,13|| align=right|4,428||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44412)||1998 SJ139|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,277|| align=right|3,40|| align=right|4,207||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44413)||1998 SR139|| align=right|13,6|| align=right|2,748|| align=right|0,136|| align=right|6,13|| align=right|4,555||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44414)||1998 SC141|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,197|| align=right|11,18|| align=right|4,391||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44415)||1998 SF143|| align=right|15,0|| align=right|2,787|| align=right|0,059|| align=right|5,75|| align=right|4,651||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44416)||1998 ST143|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,107|| align=right|1,93|| align=right|4,695||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44417)||1998 SS146|| align=right|13,4|| align=right|2,992|| align=right|0,027|| align=right|9,65|| align=right|5,174||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44418)||1998 SY146|| align=right|14,3|| align=right|2,790|| align=right|0,039|| align=right|2,57|| align=right|4,659||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44419)||1998 SM151|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,016|| align=right|5,58|| align=right|4,525||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44420)||1998 SC155|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,079|| align=right|2,82|| align=right|4,648||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44421)||1998 SL156|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,169|| align=right|7,78|| align=right|4,588||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44422)||1998 SD159|| align=right|13,6|| align=right|2,733|| align=right|0,056|| align=right|3,28|| align=right|4,517||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44423)||1998 SP162|| align=right|14,0|| align=right|2,794|| align=right|0,065|| align=right|11,60|| align=right|4,670||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44424)||1998 TL1|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,076|| align=right|12,48|| align=right|4,548||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44425)||1998 TY1|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,073|| align=right|7,16|| align=right|4,525||MBA||13. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44426)||1998 TJ4|| align=right|13,9|| align=right|3,035|| align=right|0,020|| align=right|1,18|| align=right|5,288||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44427)||1998 TC5|| align=right|13,2|| align=right|3,152|| align=right|0,286|| align=right|14,91|| align=right|5,596||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44428)||1998 TF5|| align=right|15,2|| align=right|2,199|| align=right|0,166|| align=right|5,61|| align=right|3,260||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44429)||1998 TU5|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,187|| align=right|5,64|| align=right|3,437||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44430)||1998 TZ6|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,192|| align=right|13,29|| align=right|4,415||MBA||15. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44431)||1998 TJ18|| align=right|14,6|| align=right|2,569|| align=right|0,212|| align=right|8,40|| align=right|4,116||MBA||14. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44432)||1998 TP19|| align=right|13,3|| align=right|3,195|| align=right|0,067|| align=right|16,26|| align=right|5,711||MBA||15. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44433)||1998 TL30|| align=right|15,0|| align=right|2,726|| align=right|0,187|| align=right|2,03|| align=right|4,500||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44434)||1998 UD4|| align=right|14,4|| align=right|2,251|| align=right|0,178|| align=right|7,24|| align=right|3,376||MBA||20. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44435)||1998 UB7|| align=right|14,2|| align=right|2,339|| align=right|0,252|| align=right|7,78|| align=right|3,576||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44436)||1998 UE7|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,318|| align=right|13,61|| align=right|4,255||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44437)||1998 UN7|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,211|| align=right|7,48|| align=right|3,362||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44438)||1998 UG8|| align=right|12,8|| align=right|3,241|| align=right|0,050|| align=right|21,24|| align=right|5,833||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44439)||1998 UR8|| align=right|15,1|| align=right|2,674|| align=right|0,155|| align=right|2,06|| align=right|4,371||MBA||17. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44440)||1998 UM15|| align=right|14,9|| align=right|2,177|| align=right|0,170|| align=right|6,09|| align=right|3,211||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44441)||1998 UO16|| align=right|14,8|| align=right|2,769|| align=right|0,126|| align=right|4,39|| align=right|4,607||MBA||24. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44442)||1998 UG17|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,081|| align=right|4,39|| align=right|4,483||MBA||17. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44443)||1998 UY19|| align=right|11,6|| align=right|3,109|| align=right|0,157|| align=right|16,87|| align=right|5,481||MBA||26. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44444)||1998 UZ19|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,173|| align=right|1,54|| align=right|4,515||MBA||26. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44445)||1998 UX20|| align=right|14,5|| align=right|2,697|| align=right|0,178|| align=right|12,74|| align=right|4,428||MBA||29. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44446)||1998 UJ21|| align=right|14,1|| align=right|2,757|| align=right|0,139|| align=right|7,41|| align=right|4,577||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44447)||1998 UM21|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,191|| align=right|13,62|| align=right|4,119||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44448)||1998 UU22|| align=right|13,8|| align=right|2,981|| align=right|0,091|| align=right|9,65|| align=right|5,145||MBA||31. října 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(44449)||1998 UK24|| align=right|14,3|| align=right|2,684|| align=right|0,151|| align=right|11,42|| align=right|4,397||MBA||18. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44450)||1998 UB25|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,105|| align=right|5,22|| align=right|4,659||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44451)||1998 UT30|| align=right|13,8|| align=right|3,008|| align=right|0,059|| align=right|11,16|| align=right|5,217||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44452)||1998 UO32|| align=right|14,6|| align=right|2,985|| align=right|0,102|| align=right|10,36|| align=right|5,155||MBA||30. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44453)||1998 UL40|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,172|| align=right|5,12|| align=right|4,339||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44454)||1998 UE43|| align=right|14,1|| align=right|2,790|| align=right|0,047|| align=right|4,57|| align=right|4,659||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44455)||1998 VK|| align=right|14,7|| align=right|2,531|| align=right|0,185|| align=right|12,12|| align=right|4,026||MBA||7. listopadu 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(44456)||1998 VP4|| align=right|14,1|| align=right|3,050|| align=right|0,024|| align=right|8,33|| align=right|5,326||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44457)||1998 VG7|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,280|| align=right|3,45|| align=right|4,074||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44458)||1998 VJ8|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,209|| align=right|2,22|| align=right|4,572||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44459)||1998 VW11|| align=right|13,7|| align=right|2,782|| align=right|0,108|| align=right|13,00|| align=right|4,639||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44460)||1998 VC15|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,176|| align=right|0,64|| align=right|4,584||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44461)||1998 VH17|| align=right|14,0|| align=right|2,761|| align=right|0,130|| align=right|8,70|| align=right|4,587||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44462)||1998 VU17|| align=right|14,4|| align=right|2,664|| align=right|0,208|| align=right|8,31|| align=right|4,348||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44463)||1998 VT18|| align=right|13,4|| align=right|3,180|| align=right|0,179|| align=right|9,00|| align=right|5,669||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44464)||1998 VN21|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,260|| align=right|2,73|| align=right|4,120||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44465)||1998 VR23|| align=right|15,0|| align=right|2,803|| align=right|0,062|| align=right|6,54|| align=right|4,692||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44466)||1998 VT23|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,126|| align=right|3,15|| align=right|5,488||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44467)||1998 VU27|| align=right|14,3|| align=right|2,795|| align=right|0,149|| align=right|8,79|| align=right|4,671||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44468)||1998 VH34|| align=right|13,3|| align=right|3,172|| align=right|0,153|| align=right|6,98|| align=right|5,648||MBA||11. listopadu 1998||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(44469)||1998 VP34|| align=right|15,2|| align=right|2,911|| align=right|0,071|| align=right|1,14|| align=right|4,965||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44470)||1998 VZ35|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,279|| align=right|13,22|| align=right|4,165||MBA||12. listopadu 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44471)||1998 VB37|| align=right|14,5|| align=right|2,693|| align=right|0,226|| align=right|4,46|| align=right|4,419||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44472)||1998 VH53|| align=right|14,1|| align=right|2,674|| align=right|0,158|| align=right|12,66|| align=right|4,371||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44473)||1998 WB|| align=right|14,2|| align=right|3,133|| align=right|0,131|| align=right|22,57|| align=right|5,546||MBA||16. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(44474)||1998 WE|| align=right|13,7|| align=right|3,219|| align=right|0,140|| align=right|2,52|| align=right|5,774||MBA||16. listopadu 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(44475)||1998 WF|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,303|| align=right|5,90|| align=right|4,278||MBA||16. listopadu 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(44476)||1998 WN3|| align=right|13,1|| align=right|3,057|| align=right|0,052|| align=right|9,33|| align=right|5,343||MBA||19. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44477)||1998 WL5|| align=right|14,3|| align=right|2,928|| align=right|0,062|| align=right|2,30|| align=right|5,010||MBA||20. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(44478)||1998 WK6|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,202|| align=right|2,12|| align=right|4,418||MBA||23. listopadu 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(44479) Oláheszter||1998 WS8|| align=right|13,6|| align=right|2,889|| align=right|0,029|| align=right|12,09|| align=right|4,909||MBA||24. listopadu 1998||Piszkesteto||L. Kiss; K. Sarneczky
|-
|(44480)||1998 WU9|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,264|| align=right|12,60|| align=right|4,039||MBA||16. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44481)||1998 WN10|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,221|| align=right|2,94|| align=right|4,216||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44482)||1998 WQ14|| align=right|13,7|| align=right|3,085|| align=right|0,066|| align=right|8,14|| align=right|5,416||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44483)||1998 WL16|| align=right|14,1|| align=right|3,120|| align=right|0,115|| align=right|11,82|| align=right|5,511||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44484)||1998 WV17|| align=right|14,3|| align=right|2,732|| align=right|0,197|| align=right|2,24|| align=right|4,514||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44485)||1998 WZ17|| align=right|13,0|| align=right|3,066|| align=right|0,119|| align=right|4,97|| align=right|5,368||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44486)||1998 WZ19|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,118|| align=right|8,65|| align=right|4,508||MBA||29. listopadu 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(44487)||1998 WC20|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,178|| align=right|7,96|| align=right|4,604||MBA||26. listopadu 1998||Uto||F. Uto
|-
|(44488)||1998 WO20|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,121|| align=right|14,12|| align=right|4,168||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44489)||1998 WK22|| align=right|14,1|| align=right|3,069|| align=right|0,059|| align=right|8,91|| align=right|5,376||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44490)||1998 WL23|| align=right|14,1|| align=right|2,904|| align=right|0,029|| align=right|0,84|| align=right|4,948||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44491)||1998 WU30|| align=right|13,6|| align=right|3,072|| align=right|0,076|| align=right|14,57|| align=right|5,383||MBA||28. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44492)||1998 WE31|| align=right|13,6|| align=right|3,234|| align=right|0,118|| align=right|19,75|| align=right|5,815||MBA||19. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(44493)||1998 WT40|| align=right|13,9|| align=right|2,703|| align=right|0,171|| align=right|16,26|| align=right|4,444||MBA||16. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44494)||1998 WD41|| align=right|14,7|| align=right|2,750|| align=right|0,012|| align=right|11,73|| align=right|4,560||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44495)||1998 XL4|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,225|| align=right|5,44|| align=right|4,410||MBA||12. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44496)||1998 XM5|| align=right|13,0|| align=right|3,094|| align=right|0,091|| align=right|13,94|| align=right|5,442||MBA||8. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44497)||1998 XJ11|| align=right|13,3|| align=right|3,114|| align=right|0,114|| align=right|12,03|| align=right|5,495||MBA||13. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44498)||1998 XL11|| align=right|14,1|| align=right|3,114|| align=right|0,162|| align=right|2,67|| align=right|5,493||MBA||13. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44499)||1998 XV16|| align=right|14,3|| align=right|2,371|| align=right|0,101|| align=right|7,57|| align=right|3,650||MBA||15. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44500)||1998 XT17|| align=right|13,6|| align=right|3,190|| align=right|0,128|| align=right|5,01|| align=right|5,697||MBA||12. prosince 1998||Dynic||Y. Ikari
|-
|(44501)||1998 XN21|| align=right|13,6|| align=right|3,219|| align=right|0,209|| align=right|2,71|| align=right|5,774||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44502)||1998 XQ27|| align=right|13,8|| align=right|2,753|| align=right|0,276|| align=right|9,73|| align=right|4,568||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44503)||1998 XR27|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,136|| align=right|10,97|| align=right|4,148||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44504)||1998 XX34|| align=right|13,3|| align=right|2,676|| align=right|0,164|| align=right|10,93|| align=right|4,376||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44505)||1998 XT38|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,268|| align=right|11,16|| align=right|4,336||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44506)||1998 XS39|| align=right|12,6|| align=right|2,686|| align=right|0,232|| align=right|12,12|| align=right|4,402||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44507)||1998 XM40|| align=right|12,8|| align=right|3,110|| align=right|0,194|| align=right|13,92|| align=right|5,485||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44508)||1998 XH45|| align=right|13,6|| align=right|3,156|| align=right|0,150|| align=right|4,21|| align=right|5,605||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44509)||1998 XJ46|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,207|| align=right|14,05|| align=right|5,562||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44510)||1998 XB51|| align=right|12,3|| align=right|3,015|| align=right|0,042|| align=right|8,74|| align=right|5,235||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44511)||1998 XC51|| align=right|13,3|| align=right|3,188|| align=right|0,036|| align=right|11,77|| align=right|5,691||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44512)||1998 XM58|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,302|| align=right|9,40|| align=right|4,535||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44513)||1998 XT62|| align=right|12,4|| align=right|3,126|| align=right|0,076|| align=right|17,39|| align=right|5,526||MBA||12. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44514)||1998 XE65|| align=right|14,0|| align=right|2,670|| align=right|0,132|| align=right|11,50|| align=right|4,361||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44515)||1998 XR74|| align=right|13,0|| align=right|3,161|| align=right|0,053|| align=right|10,72|| align=right|5,619||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44516)||1998 XE83|| align=right|13,8|| align=right|3,035|| align=right|0,138|| align=right|11,57|| align=right|5,288||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44517)||1998 XF83|| align=right|14,2|| align=right|3,064|| align=right|0,085|| align=right|10,17|| align=right|5,362||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44518)||1998 XQ86|| align=right|13,4|| align=right|2,984|| align=right|0,116|| align=right|11,28|| align=right|5,153||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44519)||1998 XY91|| align=right|12,9|| align=right|3,146|| align=right|0,168|| align=right|16,43|| align=right|5,579||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44520)||1998 XC92|| align=right|12,8|| align=right|3,048|| align=right|0,032|| align=right|9,85|| align=right|5,321||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44521)||1998 XZ93|| align=right|13,3|| align=right|2,745|| align=right|0,243|| align=right|8,24|| align=right|4,546||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44522)||1998 YP1|| align=right|14,7|| align=right|2,239|| align=right|0,080|| align=right|6,21|| align=right|3,350||MBA||16. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44523)||1998 YR3|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,018|| align=right|10,44|| align=right|4,521||MBA||16. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44524)||1998 YZ3|| align=right|12,7|| align=right|3,054|| align=right|0,103|| align=right|10,54|| align=right|5,336||MBA||19. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44525)||1998 YE4|| align=right|12,0|| align=right|3,238|| align=right|0,095|| align=right|10,87|| align=right|5,827||MBA||19. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44526)||1998 YN4|| align=right|13,8|| align=right|2,600|| align=right|0,137|| align=right|13,64|| align=right|4,192||MBA||16. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44527)||1998 YC6|| align=right|13,3|| align=right|2,765|| align=right|0,131|| align=right|13,98|| align=right|4,596||MBA||22. prosince 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(44528)||1998 YZ6|| align=right|13,7|| align=right|2,793|| align=right|0,170|| align=right|9,82|| align=right|4,668||MBA||22. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44529)||1998 YP7|| align=right|14,0|| align=right|2,977|| align=right|0,119|| align=right|11,40|| align=right|5,136||MBA||22. prosince 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44530)||1998 YC8|| align=right|12,8|| align=right|2,581|| align=right|0,227|| align=right|11,68|| align=right|4,145||MBA||25. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(44531)||1998 YR8|| align=right|13,4|| align=right|3,128|| align=right|0,032|| align=right|13,27|| align=right|5,531||MBA||17. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44532)||1998 YA9|| align=right|13,9|| align=right|2,968|| align=right|0,067|| align=right|9,66|| align=right|5,113||MBA||23. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44533)||1998 YN9|| align=right|13,7|| align=right|2,561|| align=right|0,138|| align=right|8,28|| align=right|4,097||MBA||24. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44534)||1998 YZ9|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,089|| align=right|5,73|| align=right|3,646||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44535)||1998 YN15|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,137|| align=right|1,84|| align=right|5,598||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44536)||1998 YY27|| align=right|14,9|| align=right|2,774|| align=right|0,214|| align=right|13,74|| align=right|4,619||MBA||19. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(44537)||1999 AG|| align=right|15,2|| align=right|2,280|| align=right|0,090|| align=right|4,27|| align=right|3,443||MBA||5. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44538)||1999 AO2|| align=right|12,7|| align=right|3,067|| align=right|0,153|| align=right|9,13|| align=right|5,369||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44539)||1999 AH4|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,108|| align=right|5,70|| align=right|3,370||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44540)||1999 AH6|| align=right|13,7|| align=right|2,678|| align=right|0,190|| align=right|11,62|| align=right|4,382||MBA||8. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44541)||1999 AV6|| align=right|14,3|| align=right|2,410|| align=right|0,072|| align=right|7,36|| align=right|3,740||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44542)||1999 AD7|| align=right|13,9|| align=right|3,179|| align=right|0,091|| align=right|3,49|| align=right|5,669||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44543)||1999 AG23|| align=right|12,9|| align=right|3,127|| align=right|0,217|| align=right|16,40|| align=right|5,529||MBA||9. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44544)||1999 AO23|| align=right|13,3|| align=right|2,582|| align=right|0,143|| align=right|13,32|| align=right|4,147||MBA||14. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44545)||1999 AJ24|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,151|| align=right|13,37|| align=right|5,505||MBA||13. ledna 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(44546)||1999 BR|| align=right|13,6|| align=right|3,010|| align=right|0,124|| align=right|9,82|| align=right|5,223||MBA||16. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44547)||1999 BC3|| align=right|13,7|| align=right|3,500|| align=right|0,041|| align=right|4,29|| align=right|6,547||MBA||19. ledna 1999||Needville||Needville
|-
|(44548)||1999 BQ5|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,086|| align=right|9,77|| align=right|5,188||MBA||20. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44549)||1999 BH13|| align=right|12,6|| align=right|3,972|| align=right|0,084|| align=right|4,46|| align=right|7,915||HLD||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44550)||1999 BL23|| align=right|11,9|| align=right|3,164|| align=right|0,024|| align=right|13,75|| align=right|5,627||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44551)||1999 BV27|| align=right|13,4|| align=right|3,162|| align=right|0,195|| align=right|11,51|| align=right|5,622||MBA||17. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44552)||1999 BL34|| align=right|13,3|| align=right|3,227|| align=right|0,090|| align=right|12,11|| align=right|5,795||MBA||17. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44553)||1999 CH5|| align=right|13,1|| align=right|2,795|| align=right|0,206|| align=right|8,25|| align=right|4,671||MBA||12. února 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(44554)||1999 CQ9|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,199|| align=right|8,28|| align=right|4,150||MBA||14. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44555)||1999 CF11|| align=right|15,2|| align=right|1,942|| align=right|0,088|| align=right|25,13|| align=right|2,705||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44556)||1999 CD23|| align=right|13,2|| align=right|2,657|| align=right|0,153|| align=right|12,27|| align=right|4,331||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44557)||1999 CZ23|| align=right|15,0|| align=right|3,122|| align=right|0,171|| align=right|8,70|| align=right|5,516||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44558)||1999 CF35|| align=right|13,8|| align=right|3,125|| align=right|0,161|| align=right|9,61|| align=right|5,524||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44559)||1999 CC38|| align=right|13,9|| align=right|2,727|| align=right|0,053|| align=right|7,52|| align=right|4,502||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44560)||1999 CM42|| align=right|13,9|| align=right|2,795|| align=right|0,016|| align=right|6,97|| align=right|4,673||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44561)||1999 CF53|| align=right|13,3|| align=right|3,180|| align=right|0,241|| align=right|8,62|| align=right|5,669||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44562)||1999 CH57|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,135|| align=right|1,44|| align=right|5,524||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44563)||1999 CX59|| align=right|13,1|| align=right|3,107|| align=right|0,207|| align=right|15,54|| align=right|5,477||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44564)||1999 CZ60|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,047|| align=right|2,72|| align=right|4,428||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44565)||1999 CF84|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,147|| align=right|8,23|| align=right|3,500||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44566)||1999 CK103|| align=right|11,6|| align=right|3,330|| align=right|0,213|| align=right|25,43|| align=right|6,076||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44567)||1999 CL111|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,152|| align=right|2,30|| align=right|3,602||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44568)||1999 CR114|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,093|| align=right|4,23|| align=right|5,571||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44569)||1999 CG133|| align=right|15,5|| align=right|2,275|| align=right|0,149|| align=right|7,77|| align=right|3,430||MBA||7. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44570)||1999 FX5|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,140|| align=right|12,74|| align=right|4,436||MBA||16. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(44571)||1999 FQ15|| align=right|15,3|| align=right|2,939|| align=right|0,064|| align=right|8,50|| align=right|5,037||MBA||20. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44572)||1999 FW38|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,161|| align=right|4,20|| align=right|3,639||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44573)||1999 FZ51|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,138|| align=right|2,26|| align=right|5,367||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44574)||1999 GF1|| align=right|16,8|| align=right|2,356|| align=right|0,108|| align=right|2,61|| align=right|3,615||MBA||4. dubna 1999||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(44575)||1999 GG3|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,168|| align=right|2,56|| align=right|3,555||MBA||7. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44576)||1999 GJ10|| align=right|15,2|| align=right|2,906|| align=right|0,116|| align=right|1,07|| align=right|4,952||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44577)||1999 GJ17|| align=right|15,2|| align=right|2,665|| align=right|0,192|| align=right|3,21|| align=right|4,349||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44578)||1999 GL25|| align=right|14,8|| align=right|2,445|| align=right|0,079|| align=right|5,49|| align=right|3,822||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44579)||1999 GR25|| align=right|14,1|| align=right|2,894|| align=right|0,036|| align=right|3,18|| align=right|4,923||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44580)||1999 GY25|| align=right|15,7|| align=right|2,552|| align=right|0,082|| align=right|4,62|| align=right|4,077||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44581)||1999 GB40|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,149|| align=right|1,79|| align=right|3,432||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44582)||1999 JE10|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,056|| align=right|10,52|| align=right|5,315||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(44583)||1999 JT11|| align=right|15,1|| align=right|1,929|| align=right|0,068|| align=right|24,11|| align=right|2,679||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44584)||1999 JO21|| align=right|15,7|| align=right|2,467|| align=right|0,176|| align=right|1,61|| align=right|3,875||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44585)||1999 JT28|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,114|| align=right|2,98|| align=right|3,504||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44586)||1999 JJ70|| align=right|15,2|| align=right|2,704|| align=right|0,033|| align=right|7,17|| align=right|4,445||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44587)||1999 JQ70|| align=right|16,4|| align=right|2,233|| align=right|0,176|| align=right|4,21|| align=right|3,336||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44588)||1999 JF124|| align=right|15,3|| align=right|1,934|| align=right|0,067|| align=right|24,34|| align=right|2,689||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44589)||1999 LQ5|| align=right|15,3|| align=right|1,940|| align=right|0,065|| align=right|24,95|| align=right|2,702||MBA||11. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44590)||1999 LC16|| align=right|15,1|| align=right|1,922|| align=right|0,042|| align=right|20,07|| align=right|2,663||MBA||12. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44591)||1999 NF40|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,103|| align=right|7,59|| align=right|3,264||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44592)||1999 OM|| align=right|15,2|| align=right|2,275|| align=right|0,106|| align=right|10,52|| align=right|3,430||MBA||17. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44593)||1999 OG3|| align=right|15,2|| align=right|2,297|| align=right|0,236|| align=right|20,68|| align=right|3,480||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44594)||1999 OX3|| align=right|6,8|| align=right|32,14|| align=right|0,453|| align=right|2,63|| align=right|183||CNT||21. července 1999||Mauna Kea||J. J. Kavelaars; B. Gladman; M. Holman; J.-M. Petit
|-
|(44595)||1999 PE|| align=right|16,1|| align=right|2,298|| align=right|0,125|| align=right|6,95|| align=right|3,483||MBA||4. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44596)||1999 PF|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,198|| align=right|6,79|| align=right|3,365||MBA||4. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44597) Thoreau||1999 PW|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,118|| align=right|5,04|| align=right|3,384||MBA||6. srpna 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(44598)||1999 PL6|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,084|| align=right|4,91|| align=right|3,438||MBA||7. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44599)||1999 RA2|| align=right|15,6|| align=right|2,177|| align=right|0,178|| align=right|3,34|| align=right|3,212||MBA||6. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44600)||1999 RU10|| align=right|14,6|| align=right|1,923|| align=right|0,058|| align=right|20,59|| align=right|2,665||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44601)||1999 RM12|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,076|| align=right|5,91|| align=right|3,449||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44602)||1999 RN12|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,155|| align=right|6,13|| align=right|3,695||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44603)||1999 RT12|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,102|| align=right|3,82|| align=right|3,358||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44604)||1999 RN14|| align=right|15,8|| align=right|2,130|| align=right|0,121|| align=right|2,46|| align=right|3,109||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44605)||1999 RM16|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,099|| align=right|2,48|| align=right|3,364||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44606)||1999 RQ17|| align=right|15,9|| align=right|2,167|| align=right|0,113|| align=right|2,12|| align=right|3,188||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44607)||1999 RT17|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,089|| align=right|4,89|| align=right|3,539||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44608)||1999 RR18|| align=right|14,3|| align=right|2,232|| align=right|0,169|| align=right|4,92|| align=right|3,335||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44609)||1999 RW18|| align=right|15,2|| align=right|2,204|| align=right|0,083|| align=right|4,79|| align=right|3,271||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44610)||1999 RW24|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,068|| align=right|5,87|| align=right|3,449||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44611)||1999 RO25|| align=right|15,8|| align=right|2,199|| align=right|0,079|| align=right|1,71|| align=right|3,259||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44612)||1999 RP27|| align=right|15,9|| align=right|2,198|| align=right|0,178|| align=right|1,12|| align=right|3,259||MBA||7. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44613) Rudolf||1999 RU31|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,024|| align=right|7,81|| align=right|3,767||MBA||8. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(44614)||1999 RM34|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,137|| align=right|7,05|| align=right|3,352||MBA||10. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44615)||1999 RQ34|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,123|| align=right|4,98|| align=right|3,442||MBA||11. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44616)||1999 RT34|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,208|| align=right|3,44|| align=right|3,551||MBA||10. září 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(44617)||1999 RY37|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,144|| align=right|4,81|| align=right|3,362||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44618)||1999 RO38|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,228|| align=right|5,98|| align=right|3,424||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44619)||1999 RO42|| align=right|16,2|| align=right|2,135|| align=right|0,228|| align=right|5,49|| align=right|3,120||MBA||14. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44620)||1999 RS43|| align=right|15,6|| align=right|2,177|| align=right|0,165|| align=right|4,40|| align=right|3,211||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44621)||1999 RV48|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,129|| align=right|1,72|| align=right|3,259||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44622)||1999 RJ51|| align=right|16,4|| align=right|2,213|| align=right|0,124|| align=right|3,16|| align=right|3,292||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44623)||1999 RP55|| align=right|14,4|| align=right|2,250|| align=right|0,134|| align=right|5,28|| align=right|3,374||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44624)||1999 RS57|| align=right|16,4|| align=right|2,148|| align=right|0,190|| align=right|3,55|| align=right|3,148||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44625)||1999 RS63|| align=right|15,0|| align=right|3,210|| align=right|0,157|| align=right|1,03|| align=right|5,751||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44626)||1999 RU65|| align=right|15,2|| align=right|2,248|| align=right|0,104|| align=right|3,14|| align=right|3,371||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44627)||1999 RN71|| align=right|14,6|| align=right|2,295|| align=right|0,053|| align=right|8,10|| align=right|3,476||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44628)||1999 RQ75|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,164|| align=right|3,16|| align=right|3,450||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44629)||1999 RT83|| align=right|15,3|| align=right|2,209|| align=right|0,084|| align=right|6,04|| align=right|3,282||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44630)||1999 RY83|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,051|| align=right|6,58|| align=right|3,406||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44631)||1999 RT87|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,152|| align=right|5,36|| align=right|4,101||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44632)||1999 RZ88|| align=right|15,2|| align=right|2,239|| align=right|0,129|| align=right|3,45|| align=right|3,350||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44633)||1999 RB90|| align=right|15,1|| align=right|2,337|| align=right|0,067|| align=right|6,72|| align=right|3,572||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44634)||1999 RZ94|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,159|| align=right|4,39|| align=right|3,551||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44635)||1999 RO97|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,150|| align=right|4,22|| align=right|3,525||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44636)||1999 RQ103|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,134|| align=right|6,03|| align=right|3,532||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44637)||1999 RN105|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,091|| align=right|3,99|| align=right|3,522||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44638)||1999 RA109|| align=right|16,0|| align=right|2,270|| align=right|0,081|| align=right|5,07|| align=right|3,420||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44639)||1999 RM109|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,098|| align=right|5,42|| align=right|3,715||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44640)||1999 RQ110|| align=right|15,7|| align=right|2,210|| align=right|0,144|| align=right|7,11|| align=right|3,286||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44641)||1999 RZ111|| align=right|16,0|| align=right|1,928|| align=right|0,044|| align=right|20,14|| align=right|2,677||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44642)||1999 RL114|| align=right|15,6|| align=right|2,217|| align=right|0,078|| align=right|5,79|| align=right|3,300||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44643)||1999 RS114|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,173|| align=right|4,74|| align=right|3,387||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44644)||1999 RY114|| align=right|15,1|| align=right|2,202|| align=right|0,126|| align=right|5,62|| align=right|3,268||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44645)||1999 RC118|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,080|| align=right|5,74|| align=right|3,534||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44646)||1999 RN121|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,101|| align=right|6,55|| align=right|3,430||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44647)||1999 RA129|| align=right|15,5|| align=right|2,749|| align=right|0,137|| align=right|2,61|| align=right|4,556||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44648)||1999 RN140|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,204|| align=right|1,85|| align=right|3,697||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44649)||1999 RY141|| align=right|16,0|| align=right|2,213|| align=right|0,116|| align=right|2,19|| align=right|3,291||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44650)||1999 RF143|| align=right|16,0|| align=right|2,210|| align=right|0,071|| align=right|3,93|| align=right|3,286||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44651)||1999 RB148|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,107|| align=right|3,16|| align=right|3,393||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44652)||1999 RC150|| align=right|15,3|| align=right|2,224|| align=right|0,145|| align=right|2,29|| align=right|3,317||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44653)||1999 RO151|| align=right|16,0|| align=right|2,230|| align=right|0,151|| align=right|2,60|| align=right|3,330||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44654)||1999 RR155|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,224|| align=right|3,44|| align=right|3,380||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44655)||1999 RQ158|| align=right|15,5|| align=right|2,168|| align=right|0,116|| align=right|1,90|| align=right|3,191||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44656)||1999 RU159|| align=right|15,9|| align=right|2,182|| align=right|0,108|| align=right|3,16|| align=right|3,222||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44657)||1999 RK163|| align=right|16,0|| align=right|2,163|| align=right|0,100|| align=right|2,71|| align=right|3,180||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44658)||1999 RD168|| align=right|16,2|| align=right|2,150|| align=right|0,158|| align=right|1,20|| align=right|3,151||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44659)||1999 RJ169|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,039|| align=right|7,02|| align=right|3,443||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44660)||1999 RQ169|| align=right|16,1|| align=right|2,168|| align=right|0,117|| align=right|2,98|| align=right|3,192||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44661)||1999 RX169|| align=right|15,3|| align=right|2,150|| align=right|0,132|| align=right|5,50|| align=right|3,151||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44662)||1999 RV170|| align=right|16,3|| align=right|2,184|| align=right|0,059|| align=right|1,71|| align=right|3,227||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44663)||1999 RS171|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,113|| align=right|6,69|| align=right|3,657||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44664)||1999 RX171|| align=right|14,9|| align=right|2,195|| align=right|0,134|| align=right|2,67|| align=right|3,250||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44665)||1999 RF174|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,117|| align=right|3,37|| align=right|3,452||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44666)||1999 RX176|| align=right|15,8|| align=right|2,228|| align=right|0,053|| align=right|3,21|| align=right|3,325||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44667)||1999 RB179|| align=right|15,3|| align=right|2,353|| align=right|0,128|| align=right|7,00|| align=right|3,608||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44668)||1999 RC181|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,077|| align=right|2,42|| align=right|3,417||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44669)||1999 RC182|| align=right|15,3|| align=right|2,226|| align=right|0,160|| align=right|1,96|| align=right|3,319||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44670)||1999 RQ183|| align=right|16,2|| align=right|2,184|| align=right|0,108|| align=right|3,24|| align=right|3,227||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44671)||1999 RE184|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,118|| align=right|8,26|| align=right|3,416||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44672)||1999 RL184|| align=right|15,2|| align=right|2,209|| align=right|0,134|| align=right|6,16|| align=right|3,283||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44673)||1999 RE185|| align=right|14,2|| align=right|2,239|| align=right|0,078|| align=right|7,70|| align=right|3,349||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44674)||1999 RD186|| align=right|15,3|| align=right|2,192|| align=right|0,056|| align=right|2,78|| align=right|3,245||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44675)||1999 RX186|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,107|| align=right|2,32|| align=right|3,290||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44676)||1999 RG187|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,123|| align=right|4,85|| align=right|3,444||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44677)||1999 RK190|| align=right|15,8|| align=right|2,217|| align=right|0,057|| align=right|5,38|| align=right|3,299||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44678)||1999 RP192|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,078|| align=right|6,04|| align=right|3,701||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44679)||1999 RQ193|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,193|| align=right|5,67|| align=right|3,564||MBA||15. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44680)||1999 RD194|| align=right|14,6|| align=right|2,220|| align=right|0,108|| align=right|5,53|| align=right|3,308||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44681)||1999 RZ195|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,151|| align=right|5,81|| align=right|3,447||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44682)||1999 RK197|| align=right|14,5|| align=right|2,397|| align=right|0,109|| align=right|4,70|| align=right|3,711||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44683)||1999 RR197|| align=right|14,9|| align=right|2,325|| align=right|0,105|| align=right|6,39|| align=right|3,545||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44684)||1999 RY197|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,148|| align=right|6,56|| align=right|3,457||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44685)||1999 RM200|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,085|| align=right|13,31|| align=right|4,191||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44686)||1999 RN200|| align=right|14,7|| align=right|2,314|| align=right|0,054|| align=right|11,29|| align=right|3,519||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44687)||1999 RS204|| align=right|13,7|| align=right|2,574|| align=right|0,099|| align=right|11,96|| align=right|4,130||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44688)||1999 RR207|| align=right|15,5|| align=right|2,287|| align=right|0,167|| align=right|7,62|| align=right|3,459||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44689)||1999 RK210|| align=right|14,6|| align=right|2,473|| align=right|0,067|| align=right|7,37|| align=right|3,888||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44690)||1999 RK211|| align=right|15,1|| align=right|2,174|| align=right|0,133|| align=right|4,84|| align=right|3,206||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44691)||1999 RF221|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,103|| align=right|6,74|| align=right|3,558||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44692)||1999 RG225|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,176|| align=right|5,13|| align=right|3,398||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44693)||1999 RH234|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,130|| align=right|7,32|| align=right|3,540||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(44694)||1999 RT234|| align=right|15,3|| align=right|2,200|| align=right|0,080|| align=right|4,97|| align=right|3,262||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(44695)||1999 RY235|| align=right|15,0|| align=right|2,259|| align=right|0,095|| align=right|9,98|| align=right|3,395||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(44696)||1999 RZ235|| align=right|15,3|| align=right|2,229|| align=right|0,163|| align=right|8,82|| align=right|3,327||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(44697)||1999 RC239|| align=right|15,3|| align=right|2,256|| align=right|0,139|| align=right|7,17|| align=right|3,389||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(44698)||1999 RS247|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,049|| align=right|6,72|| align=right|3,500||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44699)||1999 SG|| align=right|14,3|| align=right|2,302|| align=right|0,115|| align=right|5,33|| align=right|3,491||MBA||16. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44700)||1999 SG3|| align=right|13,8|| align=right|2,320|| align=right|0,223|| align=right|22,24|| align=right|3,533||MBA||22. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44701)||1999 SD7|| align=right|14,4|| align=right|2,304|| align=right|0,051|| align=right|6,92|| align=right|3,497||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44702)||1999 SJ7|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,199|| align=right|6,59|| align=right|3,528||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44703)||1999 SX10|| align=right|15,3|| align=right|2,356|| align=right|0,059|| align=right|7,53|| align=right|3,615||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(44704)||1999 SA11|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,110|| align=right|11,48|| align=right|3,531||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(44705)||1999 SL11|| align=right|14,3|| align=right|2,461|| align=right|0,089|| align=right|6,76|| align=right|3,861||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(44706)||1999 SW24|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,030|| align=right|1,84|| align=right|4,127||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(44707)||1999 TR1|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,086|| align=right|6,25|| align=right|3,574||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44708)||1999 TS1|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,136|| align=right|2,04|| align=right|3,466||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44709)||1999 TV1|| align=right|15,2|| align=right|2,349|| align=right|0,244|| align=right|2,66|| align=right|3,600||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44710)||1999 TM3|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,142|| align=right|4,22|| align=right|3,527||MBA||4. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44711) Carp||1999 TD4|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,236|| align=right|5,33|| align=right|3,383||MBA||3. října 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(44712)||1999 TJ5|| align=right|15,4|| align=right|2,192|| align=right|0,172|| align=right|3,86|| align=right|3,244||MBA||4. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(44713)||1999 TP5|| align=right|16,0|| align=right|2,178|| align=right|0,006|| align=right|1,74|| align=right|3,214||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44714)||1999 TS5|| align=right|15,5|| align=right|2,200|| align=right|0,180|| align=right|3,71|| align=right|3,263||MBA||6. října 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(44715)||1999 TZ5|| align=right|15,8|| align=right|2,196|| align=right|0,192|| align=right|6,00|| align=right|3,254||MBA||2. října 1999||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(44716)||1999 TG6|| align=right|15,3|| align=right|2,350|| align=right|0,224|| align=right|4,38|| align=right|3,602||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44717)||1999 TY6|| align=right|14,8|| align=right|2,292|| align=right|0,172|| align=right|3,74|| align=right|3,468||MBA||7. října 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(44718)||1999 TP8|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,062|| align=right|2,58|| align=right|3,647||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44719)||1999 TP9|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,220|| align=right|2,31|| align=right|3,628||MBA||8. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44720)||1999 TS9|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,207|| align=right|5,70|| align=right|3,426||MBA||8. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44721)||1999 TG10|| align=right|14,9|| align=right|2,458|| align=right|0,136|| align=right|2,27|| align=right|3,852||MBA||8. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44722)||1999 TQ10|| align=right|16,8|| align=right|2,151|| align=right|0,164|| align=right|2,60|| align=right|3,154||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44723)||1999 TQ12|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,172|| align=right|3,35|| align=right|3,314||MBA||12. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44724)||1999 TU13|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,145|| align=right|6,59|| align=right|3,426||MBA||11. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(44725)||1999 TD14|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,137|| align=right|5,72|| align=right|3,414||MBA||13. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44726)||1999 TT14|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,136|| align=right|3,14|| align=right|3,736||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44727)||1999 TZ14|| align=right|14,8|| align=right|2,245|| align=right|0,231|| align=right|7,71|| align=right|3,364||MBA||12. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(44728)||1999 TT15|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,136|| align=right|13,12|| align=right|4,317||MBA||13. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(44729)||1999 TF17|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,133|| align=right|1,59|| align=right|3,752||MBA||15. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44730)||1999 TY17|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,190|| align=right|4,56|| align=right|3,594||MBA||4. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44731)||1999 TF18|| align=right|16,1|| align=right|2,156|| align=right|0,206|| align=right|0,54|| align=right|3,164||MBA||10. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44732)||1999 TM18|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,095|| align=right|2,15|| align=right|3,714||MBA||14. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44733)||1999 TW19|| align=right|15,0|| align=right|2,383|| align=right|0,145|| align=right|1,44|| align=right|3,679||MBA||14. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44734)||1999 TJ25|| align=right|15,1|| align=right|2,371|| align=right|0,137|| align=right|6,18|| align=right|3,651||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44735)||1999 TJ27|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,075|| align=right|1,94|| align=right|4,372||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44736)||1999 TF30|| align=right|15,1|| align=right|2,408|| align=right|0,166|| align=right|1,63|| align=right|3,737||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44737)||1999 TW32|| align=right|15,2|| align=right|2,812|| align=right|0,161|| align=right|8,70|| align=right|4,714||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44738)||1999 TD35|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,200|| align=right|24,05|| align=right|3,451||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44739)||1999 TV36|| align=right|16,2|| align=right|2,159|| align=right|0,202|| align=right|4,56|| align=right|3,171||MBA||15. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44740)||1999 TJ37|| align=right|13,9|| align=right|2,554|| align=right|0,124|| align=right|8,87|| align=right|4,082||MBA||13. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44741)||1999 TO38|| align=right|15,3|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|5,42|| align=right|3,413||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44742)||1999 TK40|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,079|| align=right|3,87|| align=right|3,558||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44743)||1999 TR48|| align=right|14,4|| align=right|2,369|| align=right|0,146|| align=right|2,57|| align=right|3,646||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44744)||1999 TX48|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,111|| align=right|2,58|| align=right|3,781||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44745)||1999 TZ54|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,093|| align=right|6,10|| align=right|3,597||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44746)||1999 TE61|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,184|| align=right|7,34|| align=right|4,671||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44747)||1999 TN80|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,112|| align=right|4,72|| align=right|3,763||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44748)||1999 TT86|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,107|| align=right|2,74|| align=right|4,282||MBA||15. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44749)||1999 TY91|| align=right|15,6|| align=right|2,291|| align=right|0,126|| align=right|6,78|| align=right|3,467||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44750)||1999 TC94|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,149|| align=right|6,37|| align=right|3,521||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44751)||1999 TS97|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,112|| align=right|4,40|| align=right|3,725||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44752)||1999 TY99|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,075|| align=right|8,01|| align=right|3,437||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44753)||1999 TJ102|| align=right|14,4|| align=right|2,649|| align=right|0,029|| align=right|15,64|| align=right|4,311||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44754)||1999 TJ105|| align=right|15,6|| align=right|2,219|| align=right|0,197|| align=right|5,30|| align=right|3,305||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44755)||1999 TN105|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,070|| align=right|3,38|| align=right|3,391||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44756)||1999 TQ107|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,053|| align=right|6,28|| align=right|3,345||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44757)||1999 TF113|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,166|| align=right|3,88|| align=right|3,469||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44758)||1999 TH113|| align=right|15,3|| align=right|2,210|| align=right|0,131|| align=right|4,34|| align=right|3,284||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44759)||1999 TY113|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,095|| align=right|6,35|| align=right|3,738||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44760)||1999 TJ114|| align=right|15,6|| align=right|2,298|| align=right|0,111|| align=right|5,10|| align=right|3,482||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44761)||1999 TF115|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,074|| align=right|5,35|| align=right|3,735||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44762)||1999 TZ115|| align=right|14,5|| align=right|2,315|| align=right|0,049|| align=right|6,65|| align=right|3,521||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44763)||1999 TM116|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,052|| align=right|1,48|| align=right|3,609||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44764)||1999 TG120|| align=right|14,9|| align=right|2,177|| align=right|0,108|| align=right|3,70|| align=right|3,212||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44765)||1999 TP122|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,148|| align=right|5,34|| align=right|3,442||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44766)||1999 TM123|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,180|| align=right|5,81|| align=right|3,633||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44767)||1999 TK124|| align=right|15,7|| align=right|2,202|| align=right|0,153|| align=right|3,47|| align=right|3,267||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44768)||1999 TR124|| align=right|14,8|| align=right|2,209|| align=right|0,106|| align=right|5,40|| align=right|3,282||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44769)||1999 TU130|| align=right|16,7|| align=right|2,203|| align=right|0,155|| align=right|3,47|| align=right|3,270||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44770)||1999 TA131|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,195|| align=right|5,11|| align=right|3,465||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44771)||1999 TA135|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,134|| align=right|2,22|| align=right|3,608||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44772)||1999 TM139|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,087|| align=right|6,08|| align=right|3,634||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44773)||1999 TU140|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,073|| align=right|4,29|| align=right|3,779||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44774)||1999 TK141|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,194|| align=right|3,04|| align=right|3,275||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44775)||1999 TL148|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,052|| align=right|6,68|| align=right|3,619||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44776)||1999 TM149|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,119|| align=right|1,73|| align=right|3,616||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44777)||1999 TS151|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,031|| align=right|3,91|| align=right|3,788||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44778)||1999 TK152|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,148|| align=right|4,79|| align=right|3,492||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44779)||1999 TM153|| align=right|15,1|| align=right|2,274|| align=right|0,046|| align=right|6,57|| align=right|3,428||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44780)||1999 TN154|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,131|| align=right|4,29|| align=right|3,288||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44781)||1999 TO154|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,086|| align=right|6,27|| align=right|3,698||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44782)||1999 TK156|| align=right|15,6|| align=right|2,281|| align=right|0,158|| align=right|5,49|| align=right|3,445||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44783)||1999 TA164|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,075|| align=right|7,56|| align=right|3,487||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44784)||1999 TQ165|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,022|| align=right|6,02|| align=right|3,297||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44785)||1999 TF168|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,118|| align=right|2,66|| align=right|3,321||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44786)||1999 TQ171|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,065|| align=right|2,26|| align=right|3,748||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44787)||1999 TE172|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,092|| align=right|5,67|| align=right|3,451||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44788)||1999 TS172|| align=right|15,0|| align=right|2,250|| align=right|0,113|| align=right|4,41|| align=right|3,374||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44789)||1999 TU172|| align=right|15,2|| align=right|2,258|| align=right|0,121|| align=right|4,52|| align=right|3,392||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44790)||1999 TV173|| align=right|13,6|| align=right|2,654|| align=right|0,152|| align=right|12,91|| align=right|4,324||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44791)||1999 TN176|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,186|| align=right|2,44|| align=right|3,773||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44792)||1999 TK177|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,141|| align=right|3,17|| align=right|4,032||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44793)||1999 TB178|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,140|| align=right|6,79|| align=right|3,489||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44794)||1999 TP180|| align=right|15,2|| align=right|2,477|| align=right|0,088|| align=right|6,64|| align=right|3,898||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44795)||1999 TU180|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,193|| align=right|3,45|| align=right|3,678||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44796)||1999 TY180|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,126|| align=right|4,62|| align=right|3,702||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44797)||1999 TD181|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,186|| align=right|2,75|| align=right|3,677||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44798)||1999 TL191|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,232|| align=right|7,44|| align=right|3,446||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44799)||1999 TQ192|| align=right|15,0|| align=right|2,351|| align=right|0,085|| align=right|5,90|| align=right|3,605||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44800)||1999 TY194|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,112|| align=right|2,59|| align=right|4,083||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44801)||1999 TD200|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,161|| align=right|3,65|| align=right|3,471||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44802)||1999 TG206|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,183|| align=right|4,36|| align=right|3,586||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44803)||1999 TO206|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,171|| align=right|3,62|| align=right|4,067||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44804)||1999 TO210|| align=right|13,6|| align=right|2,646|| align=right|0,137|| align=right|11,27|| align=right|4,304||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44805)||1999 TT214|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,126|| align=right|6,56|| align=right|3,708||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44806)||1999 TW215|| align=right|15,3|| align=right|2,447|| align=right|0,130|| align=right|3,23|| align=right|3,828||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44807)||1999 TP217|| align=right|15,5|| align=right|2,185|| align=right|0,169|| align=right|3,93|| align=right|3,228||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44808)||1999 TM220|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,134|| align=right|5,35|| align=right|3,435||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44809)||1999 TN221|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,125|| align=right|4,71|| align=right|3,511||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44810)||1999 TR221|| align=right|14,9|| align=right|2,192|| align=right|0,141|| align=right|7,72|| align=right|3,246||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44811)||1999 TE222|| align=right|15,3|| align=right|2,541|| align=right|0,100|| align=right|5,56|| align=right|4,051||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44812)||1999 TH222|| align=right|15,6|| align=right|2,224|| align=right|0,102|| align=right|4,68|| align=right|3,316||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44813)||1999 TV222|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,141|| align=right|6,64|| align=right|3,499||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44814)||1999 TX222|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,171|| align=right|8,77|| align=right|3,404||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44815)||1999 TO223|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,204|| align=right|4,84|| align=right|3,386||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44816)||1999 TB224|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,220|| align=right|8,33|| align=right|3,522||MBA||4. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44817)||1999 TW234|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,159|| align=right|4,93|| align=right|3,346||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44818)||1999 TQ236|| align=right|16,2|| align=right|2,259|| align=right|0,153|| align=right|5,36|| align=right|3,396||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44819)||1999 TS236|| align=right|15,3|| align=right|2,217|| align=right|0,122|| align=right|6,12|| align=right|3,300||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44820)||1999 TX236|| align=right|13,4|| align=right|2,568|| align=right|0,099|| align=right|13,15|| align=right|4,115||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44821) Amadora||1999 TZ236|| align=right|14,6|| align=right|2,470|| align=right|0,105|| align=right|12,08|| align=right|3,882||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44822)||1999 TW239|| align=right|14,5|| align=right|2,379|| align=right|0,071|| align=right|7,23|| align=right|3,668||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44823)||1999 TG242|| align=right|15,5|| align=right|2,344|| align=right|0,035|| align=right|8,88|| align=right|3,588||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44824)||1999 TH243|| align=right|15,1|| align=right|2,534|| align=right|0,059|| align=right|11,57|| align=right|4,033||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44825)||1999 TS243|| align=right|14,5|| align=right|2,292|| align=right|0,173|| align=right|23,54|| align=right|3,468||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44826)||1999 TH244|| align=right|15,4|| align=right|2,356|| align=right|0,056|| align=right|5,36|| align=right|3,616||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44827)||1999 TN247|| align=right|13,9|| align=right|2,584|| align=right|0,086|| align=right|5,48|| align=right|4,152||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44828)||1999 TR247|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,067|| align=right|7,13|| align=right|3,545||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44829)||1999 TS247|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,065|| align=right|5,00|| align=right|3,743||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44830)||1999 TT247|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,213|| align=right|6,80|| align=right|3,330||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44831)||1999 TF248|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,129|| align=right|6,54|| align=right|3,595||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44832)||1999 TJ248|| align=right|16,7|| align=right|2,377|| align=right|0,220|| align=right|2,90|| align=right|3,664||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44833)||1999 TL248|| align=right|13,9|| align=right|2,391|| align=right|0,060|| align=right|7,63|| align=right|3,696||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44834)||1999 TE256|| align=right|16,0|| align=right|2,205|| align=right|0,025|| align=right|3,06|| align=right|3,274||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44835)||1999 TS259|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,113|| align=right|1,82|| align=right|3,712||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44836)||1999 TB262|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,125|| align=right|1,61|| align=right|3,766||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44837)||1999 TM270|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,100|| align=right|8,81|| align=right|4,157||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44838)||1999 TK272|| align=right|14,9|| align=right|2,268|| align=right|0,097|| align=right|5,64|| align=right|3,415||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44839)||1999 TU273|| align=right|14,5|| align=right|2,590|| align=right|0,074|| align=right|9,77|| align=right|4,168||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44840)||1999 TO284|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,157|| align=right|7,20|| align=right|3,498||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44841)||1999 TP284|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,169|| align=right|8,23|| align=right|3,522||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44842)||1999 TG285|| align=right|14,8|| align=right|2,461|| align=right|0,122|| align=right|7,93|| align=right|3,861||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44843)||1999 TX286|| align=right|15,9|| align=right|2,326|| align=right|0,025|| align=right|5,33|| align=right|3,547||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44844)||1999 TG288|| align=right|14,9|| align=right|2,272|| align=right|0,132|| align=right|6,50|| align=right|3,424||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44845)||1999 TE289|| align=right|15,2|| align=right|2,707|| align=right|0,027|| align=right|6,18|| align=right|4,454||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44846)||1999 TN290|| align=right|13,8|| align=right|2,676|| align=right|0,118|| align=right|12,51|| align=right|4,376||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44847)||1999 TA291|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|14,58|| align=right|4,253||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44848)||1999 TY291|| align=right|13,7|| align=right|2,689|| align=right|0,137|| align=right|12,05|| align=right|4,410||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44849)||1999 UE1|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,153|| align=right|3,23|| align=right|3,418||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44850)||1999 UR1|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,186|| align=right|3,23|| align=right|3,340||MBA||17. října 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(44851)||1999 UE2|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,204|| align=right|6,52|| align=right|3,417||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44852)||1999 UG2|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,223|| align=right|2,78|| align=right|3,610||MBA||17. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44853)||1999 UR4|| align=right|15,0|| align=right|2,691|| align=right|0,089|| align=right|5,12|| align=right|4,413||MBA||31. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(44854)||1999 UY5|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,074|| align=right|5,84|| align=right|3,730||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44855)||1999 UF6|| align=right|16,1|| align=right|2,215|| align=right|0,070|| align=right|3,41|| align=right|3,296||MBA||28. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44856)||1999 UH6|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,200|| align=right|2,46|| align=right|3,669||MBA||28. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44857)||1999 UW8|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,165|| align=right|7,70|| align=right|3,542||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44858)||1999 UZ13|| align=right|16,2|| align=right|2,205|| align=right|0,164|| align=right|2,92|| align=right|3,274||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44859)||1999 UH14|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,048|| align=right|5,71|| align=right|3,558||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44860)||1999 UC15|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,106|| align=right|6,74|| align=right|3,686||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44861)||1999 UL15|| align=right|15,0|| align=right|2,475|| align=right|0,071|| align=right|4,80|| align=right|3,894||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44862)||1999 UM15|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,132|| align=right|7,14|| align=right|3,427||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44863)||1999 UV15|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,057|| align=right|5,05|| align=right|3,689||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44864)||1999 UJ23|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,120|| align=right|5,03|| align=right|3,644||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44865)||1999 UO23|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,110|| align=right|13,06|| align=right|4,050||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44866)||1999 UP27|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,146|| align=right|1,48|| align=right|3,622||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44867)||1999 UN29|| align=right|15,6|| align=right|2,451|| align=right|0,135|| align=right|3,58|| align=right|3,836||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44868)||1999 UQ29|| align=right|15,2|| align=right|2,436|| align=right|0,141|| align=right|6,08|| align=right|3,801||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44869)||1999 UQ34|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,162|| align=right|5,24|| align=right|3,551||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44870)||1999 UP35|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,117|| align=right|6,25|| align=right|3,677||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44871)||1999 UR38|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,104|| align=right|7,64|| align=right|3,547||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44872)||1999 UA41|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,106|| align=right|5,87|| align=right|3,541||MBA||17. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44873)||1999 UF41|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,150|| align=right|6,12|| align=right|3,406||MBA||17. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44874)||1999 UY44|| align=right|15,3|| align=right|2,743|| align=right|0,011|| align=right|4,82|| align=right|4,543||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44875)||1999 UO45|| align=right|14,6|| align=right|2,316|| align=right|0,079|| align=right|5,86|| align=right|3,524||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44876)||1999 UG46|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,141|| align=right|6,59|| align=right|3,462||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44877)||1999 UK46|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,095|| align=right|6,10|| align=right|3,537||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44878)||1999 UD49|| align=right|14,8|| align=right|2,436|| align=right|0,131|| align=right|5,07|| align=right|3,802||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44879)||1999 UP50|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,156|| align=right|4,57|| align=right|3,487||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44880)||1999 UF51|| align=right|15,3|| align=right|2,433|| align=right|0,074|| align=right|6,87|| align=right|3,794||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44881)||1999 UJ51|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,146|| align=right|7,03|| align=right|3,595||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44882)||1999 UR51|| align=right|16,4|| align=right|2,332|| align=right|0,124|| align=right|7,08|| align=right|3,560||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44883)||1999 UW52|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,080|| align=right|14,40|| align=right|4,147||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44884)||1999 UT56|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,094|| align=right|6,40|| align=right|3,580||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(44885)||1999 VB|| align=right|15,4|| align=right|2,520|| align=right|0,173|| align=right|4,61|| align=right|4,000||MBA||1. listopadu 1999||Kleť||Klet
|-
|(44886)||1999 VF1|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,249|| align=right|6,30|| align=right|3,746||MBA||4. listopadu 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(44887)||1999 VF5|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,078|| align=right|2,31|| align=right|4,123||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44888)||1999 VJ5|| align=right|15,0|| align=right|2,223|| align=right|0,217|| align=right|3,80|| align=right|3,314||MBA||4. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(44889)||1999 VC6|| align=right|15,0|| align=right|2,183|| align=right|0,150|| align=right|2,22|| align=right|3,225||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44890)||1999 VF7|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,168|| align=right|3,62|| align=right|3,522||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44891)||1999 VB8|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,184|| align=right|2,29|| align=right|3,695||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44892)||1999 VJ8|| align=right|12,9|| align=right|2,656|| align=right|0,214|| align=right|12,19|| align=right|4,327||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44893)||1999 VV8|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,255|| align=right|5,35|| align=right|3,426||MBA||5. listopadu 1999||Farpoint||Farpoint
|-
|(44894)||1999 VK9|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,123|| align=right|4,95|| align=right|3,394||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44895)||1999 VL9|| align=right|13,9|| align=right|2,757|| align=right|0,121|| align=right|18,03|| align=right|4,576||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44896)||1999 VB12|| align=right|13,0|| align=right|2,557|| align=right|0,113|| align=right|8,40|| align=right|4,089||MBA||10. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(44897)||1999 VP12|| align=right|14,6|| align=right|2,518|| align=right|0,142|| align=right|3,53|| align=right|3,996||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(44898)||1999 VA15|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,125|| align=right|11,92|| align=right|4,294||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44899)||1999 VD15|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,215|| align=right|2,80|| align=right|3,769||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44900)||1999 VG17|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,258|| align=right|2,13|| align=right|4,247||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44901)||1999 VS18|| align=right|17,5|| align=right|2,349|| align=right|0,181|| align=right|1,58|| align=right|3,599||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(44902)||1999 VJ19|| align=right|15,9|| align=right|2,232|| align=right|0,172|| align=right|4,77|| align=right|3,333||MBA||10. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44903)||1999 VR19|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,157|| align=right|2,81|| align=right|3,350||MBA||12. listopadu 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(44904)||1999 VH21|| align=right|14,3|| align=right|2,702|| align=right|0,171|| align=right|11,15|| align=right|4,441||MBA||12. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44905)||1999 VS22|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,161|| align=right|5,47|| align=right|3,428||MBA||13. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(44906)||1999 VF23|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,089|| align=right|3,15|| align=right|3,414||MBA||8. listopadu 1999||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(44907)||1999 VM24|| align=right|13,7|| align=right|2,298|| align=right|0,041|| align=right|18,94|| align=right|3,483||MBA||15. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(44908)||1999 VR24|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,152|| align=right|1,13|| align=right|3,723||MBA||15. listopadu 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(44909)||1999 VV24|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,236|| align=right|9,41|| align=right|3,444||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44910)||1999 VX24|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,211|| align=right|3,75|| align=right|3,482||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44911)||1999 VJ25|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,148|| align=right|3,47|| align=right|3,479||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44912)||1999 VN25|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,107|| align=right|3,17|| align=right|3,481||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44913)||1999 VD26|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,101|| align=right|5,55|| align=right|4,116||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44914)||1999 VN27|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,127|| align=right|4,94|| align=right|3,487||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(44915)||1999 VR27|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,214|| align=right|4,68|| align=right|3,513||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(44916)||1999 VL28|| align=right|16,7|| align=right|2,264|| align=right|0,201|| align=right|0,53|| align=right|3,406||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44917)||1999 VY29|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,142|| align=right|5,91|| align=right|3,455||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44918)||1999 VV30|| align=right|14,1|| align=right|2,442|| align=right|0,144|| align=right|5,34|| align=right|3,816||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44919)||1999 VC31|| align=right|13,7|| align=right|2,367|| align=right|0,126|| align=right|3,85|| align=right|3,641||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44920)||1999 VK32|| align=right|16,1|| align=right|2,423|| align=right|0,183|| align=right|1,00|| align=right|3,772||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44921)||1999 VL32|| align=right|14,9|| align=right|2,783|| align=right|0,052|| align=right|4,44|| align=right|4,641||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44922)||1999 VE34|| align=right|15,4|| align=right|2,354|| align=right|0,143|| align=right|4,79|| align=right|3,612||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44923)||1999 VF34|| align=right|14,3|| align=right|2,693|| align=right|0,149|| align=right|5,91|| align=right|4,419||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44924)||1999 VN34|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,165|| align=right|14,10|| align=right|4,257||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44925)||1999 VB36|| align=right|15,3|| align=right|2,437|| align=right|0,175|| align=right|1,38|| align=right|3,803||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44926)||1999 VC36|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,161|| align=right|7,30|| align=right|4,205||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44927)||1999 VX36|| align=right|14,8|| align=right|2,292|| align=right|0,209|| align=right|5,87|| align=right|3,469||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44928)||1999 VJ37|| align=right|15,8|| align=right|2,339|| align=right|0,159|| align=right|4,95|| align=right|3,577||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44929)||1999 VR37|| align=right|13,7|| align=right|2,773|| align=right|0,127|| align=right|18,78|| align=right|4,618||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44930)||1999 VC39|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,111|| align=right|6,12|| align=right|3,617||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44931)||1999 VD39|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,079|| align=right|8,33|| align=right|3,758||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44932)||1999 VJ40|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,156|| align=right|3,67|| align=right|3,621||MBA||5. listopadu 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(44933)||1999 VU44|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,144|| align=right|7,21|| align=right|3,542||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(44934)||1999 VV45|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,157|| align=right|6,83|| align=right|3,433||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(44935)||1999 VT49|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,174|| align=right|3,25|| align=right|3,570||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44936)||1999 VD50|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,109|| align=right|2,53|| align=right|3,242||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44937)||1999 VU50|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,107|| align=right|10,98|| align=right|4,085||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44938)||1999 VV50|| align=right|15,2|| align=right|2,228|| align=right|0,172|| align=right|2,66|| align=right|3,324||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44939)||1999 VB52|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,123|| align=right|8,54|| align=right|4,482||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44940)||1999 VH53|| align=right|14,1|| align=right|2,441|| align=right|0,069|| align=right|6,95|| align=right|3,812||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44941)||1999 VQ53|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,156|| align=right|1,57|| align=right|3,724||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44942)||1999 VM55|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,183|| align=right|4,38|| align=right|3,676||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44943)||1999 VB57|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,182|| align=right|1,89|| align=right|3,742||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44944)||1999 VS58|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,118|| align=right|6,52|| align=right|3,675||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44945)||1999 VG59|| align=right|15,6|| align=right|2,455|| align=right|0,110|| align=right|8,88|| align=right|3,846||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44946)||1999 VU61|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,130|| align=right|0,87|| align=right|3,778||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44947)||1999 VK62|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,110|| align=right|3,13|| align=right|3,772||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44948)||1999 VT63|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,101|| align=right|1,42|| align=right|4,201||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44949)||1999 VX63|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,138|| align=right|8,21|| align=right|4,135||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44950)||1999 VY65|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,072|| align=right|5,27|| align=right|3,720||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44951)||1999 VD68|| align=right|13,5|| align=right|2,551|| align=right|0,123|| align=right|13,40|| align=right|4,073||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44952)||1999 VB71|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,181|| align=right|2,13|| align=right|3,525||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44953)||1999 VB72|| align=right|14,6|| align=right|2,459|| align=right|0,146|| align=right|7,07|| align=right|3,856||MBA||11. listopadu 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44954)||1999 VN72|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,120|| align=right|5,70|| align=right|3,586||MBA||15. listopadu 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44955)||1999 VS72|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,140|| align=right|2,60|| align=right|4,399||MBA||5. listopadu 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(44956)||1999 VQ77|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,112|| align=right|1,90|| align=right|3,771||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44957)||1999 VG78|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,154|| align=right|4,23|| align=right|3,590||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44958)||1999 VT78|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,047|| align=right|6,57|| align=right|3,664||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44959)||1999 VL82|| align=right|16,5|| align=right|2,259|| align=right|0,175|| align=right|1,82|| align=right|3,394||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44960)||1999 VJ86|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,068|| align=right|7,72|| align=right|3,601||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44961)||1999 VS86|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,092|| align=right|10,88|| align=right|4,149||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44962)||1999 VL87|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,218|| align=right|4,83|| align=right|3,645||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44963)||1999 VZ88|| align=right|16,7|| align=right|2,280|| align=right|0,142|| align=right|5,54|| align=right|3,441||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44964)||1999 VK90|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,063|| align=right|6,78|| align=right|3,807||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44965)||1999 VY92|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,060|| align=right|6,65|| align=right|3,488||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44966)||1999 VD93|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,107|| align=right|2,93|| align=right|3,593||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44967)||1999 VG93|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,118|| align=right|3,14|| align=right|3,706||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44968)||1999 VC97|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,078|| align=right|1,75|| align=right|3,617||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44969)||1999 VD97|| align=right|15,4|| align=right|2,207|| align=right|0,242|| align=right|5,12|| align=right|3,279||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44970)||1999 VJ98|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,119|| align=right|3,19|| align=right|3,726||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44971)||1999 VA100|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,175|| align=right|1,80|| align=right|3,808||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44972)||1999 VB112|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,076|| align=right|0,56|| align=right|4,671||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44973)||1999 VV112|| align=right|16,8|| align=right|2,383|| align=right|0,197|| align=right|0,65|| align=right|3,677||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44974)||1999 VT114|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,168|| align=right|9,15|| align=right|3,569||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(44975)||1999 VD145|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,062|| align=right|4,79|| align=right|4,671||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(44976)||1999 VJ146|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,108|| align=right|3,46|| align=right|3,725||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44977)||1999 VN156|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,147|| align=right|7,62|| align=right|4,573||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44978)||1999 VN157|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,141|| align=right|8,88|| align=right|3,542||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44979)||1999 VT157|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,086|| align=right|7,48|| align=right|3,461||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44980)||1999 VW157|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,198|| align=right|1,61|| align=right|3,707||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44981)||1999 VG159|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,088|| align=right|5,46|| align=right|3,692||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44982)||1999 VD160|| align=right|14,3|| align=right|2,432|| align=right|0,126|| align=right|2,68|| align=right|3,791||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44983)||1999 VU163|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,108|| align=right|7,27|| align=right|3,732||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44984)||1999 VC164|| align=right|15,4|| align=right|2,289|| align=right|0,115|| align=right|1,69|| align=right|3,462||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44985)||1999 VD164|| align=right|15,1|| align=right|2,790|| align=right|0,026|| align=right|2,49|| align=right|4,659||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44986)||1999 VT164|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,136|| align=right|7,54|| align=right|3,533||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44987)||1999 VW168|| align=right|15,5|| align=right|2,339|| align=right|0,119|| align=right|1,51|| align=right|3,578||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44988)||1999 VR172|| align=right|16,0|| align=right|2,476|| align=right|0,029|| align=right|2,42|| align=right|3,895||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44989)||1999 VG173|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,207|| align=right|1,74|| align=right|3,769||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44990)||1999 VD174|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,067|| align=right|8,82|| align=right|4,340||MBA||3. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44991)||1999 VJ174|| align=right|14,5|| align=right|2,415|| align=right|0,086|| align=right|6,93|| align=right|3,753||MBA||12. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44992)||1999 VK178|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,115|| align=right|6,15|| align=right|3,503||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44993)||1999 VP178|| align=right|16,2|| align=right|2,254|| align=right|0,166|| align=right|6,11|| align=right|3,382||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44994)||1999 VM179|| align=right|15,2|| align=right|2,512|| align=right|0,061|| align=right|10,11|| align=right|3,981||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44995)||1999 VS184|| align=right|16,3|| align=right|2,246|| align=right|0,094|| align=right|2,06|| align=right|3,366||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44996)||1999 VT184|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,042|| align=right|3,62|| align=right|3,489||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44997)||1999 VX184|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,191|| align=right|2,97|| align=right|3,356||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44998)||1999 VH185|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,047|| align=right|2,78|| align=right|4,215||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(44999)||1999 VQ186|| align=right|15,1|| align=right|2,720|| align=right|0,076|| align=right|2,96|| align=right|4,484||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(45000)||1999 VR186|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,022|| align=right|5,75|| align=right|4,506||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu,
CNT – skupina kentaurů,HLD' – Hildina skupina.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek